|-
|(81001)||2000 EF31|| align=right|16,0|| align=right|2,427|| align=right|0,107|| align=right|7,17|| align=right|3,781||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81002)||2000 EG31|| align=right|15,5|| align=right|2,338|| align=right|0,061|| align=right|7,56|| align=right|3,575||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81003)||2000 EN31|| align=right|16,6|| align=right|2,478|| align=right|0,172|| align=right|8,01|| align=right|3,899||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81004)||2000 ER32|| align=right|15,4|| align=right|2,373|| align=right|0,147|| align=right|7,13|| align=right|3,654||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81005)||2000 EW32|| align=right|15,3|| align=right|2,609|| align=right|0,200|| align=right|13,33|| align=right|4,214||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81006)||2000 EP33|| align=right|14,4|| align=right|2,621|| align=right|0,183|| align=right|14,22|| align=right|4,242||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81007)||2000 EV33|| align=right|15,0|| align=right|2,476|| align=right|0,050|| align=right|7,31|| align=right|3,896||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81008)||2000 EX33|| align=right|15,1|| align=right|2,651|| align=right|0,123|| align=right|13,32|| align=right|4,314||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81009)||2000 EQ34|| align=right|16,9|| align=right|2,401|| align=right|0,169|| align=right|1,44|| align=right|3,721||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81010)||2000 EL35|| align=right|16,6|| align=right|2,442|| align=right|0,055|| align=right|4,90|| align=right|3,814||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81011)||2000 ED36|| align=right|15,5|| align=right|2,400|| align=right|0,163|| align=right|13,78|| align=right|3,717||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81012)||2000 EZ36|| align=right|15,7|| align=right|2,426|| align=right|0,157|| align=right|2,29|| align=right|3,777||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81013)||2000 EY37|| align=right|14,4|| align=right|2,564|| align=right|0,146|| align=right|5,42|| align=right|4,105||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81014)||2000 ED38|| align=right|15,6|| align=right|2,675|| align=right|0,133|| align=right|1,81|| align=right|4,375||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81015)||2000 EF38|| align=right|15,7|| align=right|2,449|| align=right|0,142|| align=right|1,87|| align=right|3,831||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81016)||2000 EE39|| align=right|15,9|| align=right|2,536|| align=right|0,168|| align=right|1,65|| align=right|4,039||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81017)||2000 EH39|| align=right|15,6|| align=right|2,398|| align=right|0,181|| align=right|1,65|| align=right|3,714||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81018)||2000 EJ39|| align=right|15,2|| align=right|2,670|| align=right|0,138|| align=right|4,47|| align=right|4,361||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81019)||2000 EO40|| align=right|14,2|| align=right|2,748|| align=right|0,127|| align=right|13,05|| align=right|4,554||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81020)||2000 EJ41|| align=right|15,0|| align=right|2,564|| align=right|0,090|| align=right|12,78|| align=right|4,106||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81021)||2000 ET41|| align=right|15,6|| align=right|2,599|| align=right|0,238|| align=right|5,04|| align=right|4,188||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81022)||2000 EL42|| align=right|15,3|| align=right|2,610|| align=right|0,128|| align=right|2,95|| align=right|4,215||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81023)||2000 ER42|| align=right|15,5|| align=right|2,428|| align=right|0,173|| align=right|6,38|| align=right|3,783||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81024)||2000 EZ42|| align=right|14,8|| align=right|2,759|| align=right|0,134|| align=right|12,46|| align=right|4,581||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81025)||2000 EH43|| align=right|16,1|| align=right|2,584|| align=right|0,132|| align=right|2,30|| align=right|4,152||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81026)||2000 EE44|| align=right|14,9|| align=right|2,650|| align=right|0,090|| align=right|2,28|| align=right|4,314||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81027)||2000 EJ44|| align=right|16,0|| align=right|2,483|| align=right|0,175|| align=right|2,82|| align=right|3,912||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81028)||2000 EM45|| align=right|15,5|| align=right|2,439|| align=right|0,136|| align=right|5,35|| align=right|3,809||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81029)||2000 EQ45|| align=right|15,3|| align=right|2,531|| align=right|0,070|| align=right|5,00|| align=right|4,027||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81030)||2000 EB47|| align=right|14,0|| align=right|2,581|| align=right|0,113|| align=right|13,94|| align=right|4,145||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81031)||2000 EG48|| align=right|15,1|| align=right|2,763|| align=right|0,164|| align=right|2,75|| align=right|4,591||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81032)||2000 EK48|| align=right|15,9|| align=right|2,593|| align=right|0,056|| align=right|8,91|| align=right|4,174||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81033)||2000 EL48|| align=right|15,8|| align=right|2,406|| align=right|0,031|| align=right|7,50|| align=right|3,731||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81034)||2000 EE49|| align=right|14,2|| align=right|2,798|| align=right|0,222|| align=right|7,74|| align=right|4,678||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81035)||2000 EG49|| align=right|15,2|| align=right|2,441|| align=right|0,210|| align=right|3,53|| align=right|3,813||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81036)||2000 EQ54|| align=right|15,8|| align=right|2,554|| align=right|0,086|| align=right|13,57|| align=right|4,080||MBA||10. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(81037)||2000 EN55|| align=right|15,0|| align=right|2,698|| align=right|0,137|| align=right|6,41|| align=right|4,431||MBA||11. března 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(81038)||2000 EA56|| align=right|16,0|| align=right|2,397|| align=right|0,142|| align=right|2,45|| align=right|3,711||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81039)||2000 EX56|| align=right|16,2|| align=right|2,451|| align=right|0,175|| align=right|4,50|| align=right|3,835||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81040)||2000 EC57|| align=right|14,6|| align=right|2,789|| align=right|0,196|| align=right|13,00|| align=right|4,657||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81041)||2000 EN57|| align=right|15,3|| align=right|2,685|| align=right|0,152|| align=right|11,60|| align=right|4,400||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81042)||2000 EP57|| align=right|15,4|| align=right|2,656|| align=right|0,170|| align=right|10,17|| align=right|4,327||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81043)||2000 EW58|| align=right|16,2|| align=right|2,488|| align=right|0,142|| align=right|7,27|| align=right|3,925||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81044)||2000 EF59|| align=right|15,0|| align=right|2,699|| align=right|0,107|| align=right|14,47|| align=right|4,434||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81045)||2000 EA60|| align=right|15,7|| align=right|2,452|| align=right|0,085|| align=right|6,74|| align=right|3,838||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81046)||2000 EV60|| align=right|16,2|| align=right|2,638|| align=right|0,055|| align=right|2,26|| align=right|4,283||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81047)||2000 EU61|| align=right|16,7|| align=right|2,557|| align=right|0,109|| align=right|5,50|| align=right|4,087||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81048)||2000 EU62|| align=right|16,6|| align=right|2,456|| align=right|0,128|| align=right|2,46|| align=right|3,848||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81049)||2000 EY62|| align=right|16,0|| align=right|2,428|| align=right|0,174|| align=right|1,68|| align=right|3,783||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81050)||2000 ES63|| align=right|16,6|| align=right|2,573|| align=right|0,039|| align=right|3,35|| align=right|4,127||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81051)||2000 ET63|| align=right|16,3|| align=right|2,585|| align=right|0,038|| align=right|3,06|| align=right|4,156||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81052)||2000 EV63|| align=right|14,6|| align=right|2,672|| align=right|0,119|| align=right|14,78|| align=right|4,368||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81053)||2000 EY63|| align=right|15,3|| align=right|2,707|| align=right|0,118|| align=right|2,59|| align=right|4,452||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81054)||2000 ED64|| align=right|15,3|| align=right|2,528|| align=right|0,152|| align=right|4,89|| align=right|4,020||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81055)||2000 EJ65|| align=right|15,1|| align=right|2,651|| align=right|0,175|| align=right|5,43|| align=right|4,316||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81056)||2000 EK65|| align=right|15,3|| align=right|2,582|| align=right|0,218|| align=right|3,86|| align=right|4,148||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81057)||2000 EQ65|| align=right|15,5|| align=right|2,416|| align=right|0,047|| align=right|9,79|| align=right|3,755||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81058)||2000 EM66|| align=right|16,5|| align=right|2,435|| align=right|0,117|| align=right|2,34|| align=right|3,799||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81059)||2000 EN67|| align=right|15,1|| align=right|2,795|| align=right|0,107|| align=right|1,22|| align=right|4,671||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81060)||2000 EU67|| align=right|15,4|| align=right|2,596|| align=right|0,102|| align=right|3,10|| align=right|4,182||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81061)||2000 ET68|| align=right|15,3|| align=right|2,528|| align=right|0,120|| align=right|1,20|| align=right|4,018||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81062)||2000 EB70|| align=right|15,2|| align=right|2,563|| align=right|0,173|| align=right|3,01|| align=right|4,102||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81063)||2000 EJ70|| align=right|14,7|| align=right|2,804|| align=right|0,096|| align=right|1,45|| align=right|4,694||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81064)||2000 EG71|| align=right|16,5|| align=right|2,352|| align=right|0,221|| align=right|3,03|| align=right|3,606||MBA||9. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(81065)||2000 ET71|| align=right|15,8|| align=right|2,288|| align=right|0,208|| align=right|7,83|| align=right|3,460||MBA||10. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(81066)||2000 ES73|| align=right|16,4|| align=right|2,381|| align=right|0,082|| align=right|4,03|| align=right|3,674||MBA||10. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(81067)||2000 EV74|| align=right|15,8|| align=right|2,667|| align=right|0,269|| align=right|7,03|| align=right|4,354||MBA||11. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(81068)||2000 EC77|| align=right|14,6|| align=right|2,477|| align=right|0,148|| align=right|7,72|| align=right|3,898||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81069)||2000 EW77|| align=right|15,5|| align=right|2,423|| align=right|0,083|| align=right|2,80|| align=right|3,771||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81070)||2000 ET78|| align=right|15,7|| align=right|2,397|| align=right|0,176|| align=right|3,09|| align=right|3,711||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81071)||2000 EY78|| align=right|16,3|| align=right|2,401|| align=right|0,177|| align=right|3,25|| align=right|3,719||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81072)||2000 EC80|| align=right|15,5|| align=right|2,545|| align=right|0,111|| align=right|14,11|| align=right|4,058||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81073)||2000 EP83|| align=right|16,0|| align=right|2,407|| align=right|0,108|| align=right|6,89|| align=right|3,734||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81074)||2000 EZ84|| align=right|15,4|| align=right|2,419|| align=right|0,092|| align=right|9,49|| align=right|3,761||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81075)||2000 EM85|| align=right|15,3|| align=right|2,564|| align=right|0,196|| align=right|9,45|| align=right|4,104||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81076)||2000 EQ86|| align=right|16,1|| align=right|2,456|| align=right|0,158|| align=right|11,95|| align=right|3,848||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81077)||2000 EZ86|| align=right|14,2|| align=right|2,750|| align=right|0,165|| align=right|5,54|| align=right|4,559||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81078)||2000 ED87|| align=right|15,8|| align=right|2,564|| align=right|0,177|| align=right|3,72|| align=right|4,105||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81079)||2000 ES88|| align=right|15,6|| align=right|2,479|| align=right|0,115|| align=right|7,48|| align=right|3,902||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81080)||2000 ET88|| align=right|14,7|| align=right|2,571|| align=right|0,176|| align=right|7,85|| align=right|4,122||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81081)||2000 EJ89|| align=right|16,4|| align=right|2,440|| align=right|0,077|| align=right|14,12|| align=right|3,811||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81082)||2000 EK89|| align=right|15,4|| align=right|2,615|| align=right|0,090|| align=right|2,95|| align=right|4,227||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81083)||2000 EX89|| align=right|15,2|| align=right|2,675|| align=right|0,074|| align=right|14,48|| align=right|4,374||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81084)||2000 EY89|| align=right|16,1|| align=right|2,393|| align=right|0,081|| align=right|6,22|| align=right|3,701||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81085)||2000 EO90|| align=right|15,5|| align=right|2,625|| align=right|0,146|| align=right|6,07|| align=right|4,253||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81086)||2000 EN91|| align=right|14,8|| align=right|2,554|| align=right|0,228|| align=right|13,08|| align=right|4,080||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81087)||2000 EU91|| align=right|16,6|| align=right|2,574|| align=right|0,149|| align=right|2,67|| align=right|4,129||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81088)||2000 EM92|| align=right|14,9|| align=right|2,400|| align=right|0,104|| align=right|6,57|| align=right|3,717||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81089)||2000 EQ92|| align=right|15,6|| align=right|2,480|| align=right|0,109|| align=right|6,06|| align=right|3,904||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81090)||2000 EG95|| align=right|14,7|| align=right|2,709|| align=right|0,224|| align=right|14,10|| align=right|4,458||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81091)||2000 EO95|| align=right|14,9|| align=right|2,553|| align=right|0,160|| align=right|4,85|| align=right|4,078||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81092)||2000 ES100|| align=right|16,4|| align=right|2,440|| align=right|0,193|| align=right|1,23|| align=right|3,811||MBA||12. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(81093)||2000 EH102|| align=right|15,6|| align=right|2,656|| align=right|0,125|| align=right|1,78|| align=right|4,328||MBA||14. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(81094)||2000 ER104|| align=right|15,0|| align=right|2,480|| align=right|0,139|| align=right|6,61|| align=right|3,905||MBA||13. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81095)||2000 EK105|| align=right|14,8|| align=right|2,542|| align=right|0,096|| align=right|10,15|| align=right|4,052||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81096)||2000 EG106|| align=right|14,3|| align=right|2,554|| align=right|0,277|| align=right|13,43|| align=right|4,080||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81097)||2000 EE107|| align=right|15,5|| align=right|2,428|| align=right|0,120|| align=right|6,72|| align=right|3,782||MBA||5. března 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(81098)||2000 EH108|| align=right|14,5|| align=right|2,683|| align=right|0,161|| align=right|13,60|| align=right|4,393||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81099)||2000 EG109|| align=right|15,6|| align=right|2,361|| align=right|0,165|| align=right|11,97|| align=right|3,626||MBA||8. března 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(81100)||2000 EO109|| align=right|16,3|| align=right|2,392|| align=right|0,062|| align=right|8,03|| align=right|3,698||MBA||8. března 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(81101)||2000 ER109|| align=right|14,3|| align=right|2,617|| align=right|0,166|| align=right|10,75|| align=right|4,233||MBA||8. března 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(81102)||2000 EU110|| align=right|15,0|| align=right|2,432|| align=right|0,141|| align=right|6,63|| align=right|3,793||MBA||8. března 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(81103)||2000 ES112|| align=right|14,2|| align=right|2,434|| align=right|0,135|| align=right|5,26|| align=right|3,798||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81104)||2000 EW112|| align=right|15,6|| align=right|2,444|| align=right|0,172|| align=right|4,14|| align=right|3,821||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81105)||2000 EM114|| align=right|14,6|| align=right|2,699|| align=right|0,110|| align=right|8,15|| align=right|4,433||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81106)||2000 EW115|| align=right|15,8|| align=right|2,383|| align=right|0,103|| align=right|6,93|| align=right|3,678||MBA||10. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(81107)||2000 EY116|| align=right|16,1|| align=right|2,570|| align=right|0,093|| align=right|0,29|| align=right|4,119||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81108)||2000 EG118|| align=right|14,6|| align=right|2,340|| align=right|0,153|| align=right|12,35|| align=right|3,578||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81109)||2000 EN120|| align=right|15,8|| align=right|2,408|| align=right|0,150|| align=right|5,95|| align=right|3,735||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81110)||2000 ET120|| align=right|15,2|| align=right|2,267|| align=right|0,136|| align=right|7,30|| align=right|3,413||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81111)||2000 EM121|| align=right|14,9|| align=right|2,697|| align=right|0,119|| align=right|14,04|| align=right|4,429||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81112)||2000 EQ123|| align=right|16,6|| align=right|2,473|| align=right|0,141|| align=right|2,50|| align=right|3,888||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81113)||2000 EU123|| align=right|14,6|| align=right|2,661|| align=right|0,085|| align=right|4,54|| align=right|4,340||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81114)||2000 EV123|| align=right|15,7|| align=right|2,413|| align=right|0,091|| align=right|7,46|| align=right|3,747||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81115)||2000 EX123|| align=right|15,5|| align=right|2,567|| align=right|0,186|| align=right|2,38|| align=right|4,112||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81116)||2000 EY123|| align=right|16,1|| align=right|2,431|| align=right|0,121|| align=right|3,12|| align=right|3,790||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81117)||2000 EL124|| align=right|15,9|| align=right|2,396|| align=right|0,124|| align=right|3,26|| align=right|3,708||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81118)||2000 EP125|| align=right|16,9|| align=right|2,424|| align=right|0,184|| align=right|6,07|| align=right|3,773||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81119)||2000 EW125|| align=right|16,2|| align=right|2,452|| align=right|0,181|| align=right|3,24|| align=right|3,840||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81120)||2000 ED126|| align=right|15,5|| align=right|2,584|| align=right|0,110|| align=right|5,01|| align=right|4,152||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81121)||2000 ET126|| align=right|16,1|| align=right|2,667|| align=right|0,138|| align=right|3,27|| align=right|4,355||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81122)||2000 EZ126|| align=right|14,9|| align=right|2,590|| align=right|0,136|| align=right|5,73|| align=right|4,168||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81123)||2000 EA128|| align=right|15,9|| align=right|2,403|| align=right|0,058|| align=right|5,56|| align=right|3,724||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81124)||2000 EB129|| align=right|16,3|| align=right|2,393|| align=right|0,099|| align=right|3,13|| align=right|3,701||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81125)||2000 EJ129|| align=right|15,5|| align=right|2,619|| align=right|0,064|| align=right|3,96|| align=right|4,237||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81126)||2000 EQ129|| align=right|14,4|| align=right|2,616|| align=right|0,222|| align=right|12,84|| align=right|4,230||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81127)||2000 EW129|| align=right|15,3|| align=right|2,432|| align=right|0,146|| align=right|2,18|| align=right|3,791||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81128)||2000 EB131|| align=right|16,0|| align=right|2,387|| align=right|0,095|| align=right|5,72|| align=right|3,688||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81129)||2000 ED131|| align=right|15,2|| align=right|2,641|| align=right|0,154|| align=right|2,52|| align=right|4,292||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81130)||2000 EJ131|| align=right|15,5|| align=right|2,711|| align=right|0,052|| align=right|1,35|| align=right|4,464||MBA||11. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81131)||2000 EW131|| align=right|15,9|| align=right|2,468|| align=right|0,142|| align=right|10,56|| align=right|3,876||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81132)||2000 EU133|| align=right|15,0|| align=right|2,775|| align=right|0,190|| align=right|9,14|| align=right|4,622||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81133)||2000 EA134|| align=right|15,5|| align=right|2,594|| align=right|0,147|| align=right|8,72|| align=right|4,177||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81134)||2000 ED134|| align=right|14,6|| align=right|2,789|| align=right|0,196|| align=right|10,81|| align=right|4,657||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81135)||2000 EG134|| align=right|15,6|| align=right|2,604|| align=right|0,092|| align=right|13,91|| align=right|4,202||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81136)||2000 EK134|| align=right|15,4|| align=right|2,582|| align=right|0,090|| align=right|10,45|| align=right|4,149||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81137)||2000 EX135|| align=right|15,5|| align=right|2,453|| align=right|0,090|| align=right|7,24|| align=right|3,842||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81138)||2000 ED136|| align=right|16,7|| align=right|2,695|| align=right|0,114|| align=right|4,76|| align=right|4,423||MBA||11. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81139)||2000 EE136|| align=right|16,3|| align=right|2,543|| align=right|0,257|| align=right|11,61|| align=right|4,054||MBA||11. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81140)||2000 EX136|| align=right|15,5|| align=right|2,386|| align=right|0,231|| align=right|5,35|| align=right|3,686||MBA||12. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81141)||2000 EP137|| align=right|14,6|| align=right|2,530|| align=right|0,071|| align=right|15,76|| align=right|4,023||MBA||7. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81142)||2000 ES138|| align=right|14,3|| align=right|2,715|| align=right|0,131|| align=right|12,64|| align=right|4,473||MBA||11. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(81143)||2000 ES139|| align=right|14,2|| align=right|2,543|| align=right|0,052|| align=right|9,31|| align=right|4,055||MBA||12. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(81144)||2000 EX139|| align=right|14,2|| align=right|2,563|| align=right|0,042|| align=right|12,41|| align=right|4,101||MBA||12. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(81145)||2000 EN141|| align=right|16,5|| align=right|2,574|| align=right|0,155|| align=right|4,91|| align=right|4,130||MBA||2. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(81146)||2000 EW142|| align=right|15,2|| align=right|2,650|| align=right|0,157|| align=right|11,01|| align=right|4,314||MBA||3. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(81147)||2000 EF145|| align=right|15,0|| align=right|2,535|| align=right|0,076|| align=right|9,71|| align=right|4,035||MBA||3. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(81148)||2000 EN145|| align=right|15,6|| align=right|2,456|| align=right|0,082|| align=right|5,13|| align=right|3,848||MBA||3. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(81149)||2000 ED146|| align=right|15,3|| align=right|2,405|| align=right|0,180|| align=right|6,46|| align=right|3,729||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81150)||2000 EO146|| align=right|15,1|| align=right|2,579|| align=right|0,138|| align=right|11,64|| align=right|4,141||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81151)||2000 EV146|| align=right|15,5|| align=right|2,562|| align=right|0,249|| align=right|12,17|| align=right|4,100||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81152)||2000 EY148|| align=right|14,1|| align=right|2,652|| align=right|0,194|| align=right|12,35|| align=right|4,319||MBA||4. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(81153)||2000 ES150|| align=right|15,0|| align=right|2,443|| align=right|0,029|| align=right|6,48|| align=right|3,817||MBA||5. března 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(81154)||2000 EC152|| align=right|14,7|| align=right|2,631|| align=right|0,036|| align=right|13,91|| align=right|4,268||MBA||6. března 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(81155)||2000 EL152|| align=right|14,5|| align=right|2,580|| align=right|0,325|| align=right|5,07|| align=right|4,143||MBA||6. března 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(81156)||2000 ES152|| align=right|14,2|| align=right|2,638|| align=right|0,186|| align=right|12,39|| align=right|4,283||MBA||6. března 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(81157)||2000 EA153|| align=right|16,0|| align=right|2,629|| align=right|0,024|| align=right|3,02|| align=right|4,261||MBA||6. března 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(81158)||2000 EE154|| align=right|15,1|| align=right|2,544|| align=right|0,122|| align=right|9,32|| align=right|4,056||MBA||6. března 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(81159)||2000 EF154|| align=right|15,9|| align=right|2,434|| align=right|0,098|| align=right|7,97|| align=right|3,798||MBA||6. března 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(81160)||2000 EU154|| align=right|14,3|| align=right|2,741|| align=right|0,220|| align=right|17,64|| align=right|4,537||MBA||6. března 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(81161)||2000 ES156|| align=right|15,0|| align=right|2,562|| align=right|0,125|| align=right|4,75|| align=right|4,100||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81162)||2000 EK158|| align=right|15,5|| align=right|2,672|| align=right|0,207|| align=right|11,84|| align=right|4,367||MBA||12. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81163)||2000 ER158|| align=right|14,3|| align=right|2,551|| align=right|0,160|| align=right|13,08|| align=right|4,074||MBA||12. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81164)||2000 ED159|| align=right|15,8|| align=right|2,547|| align=right|0,062|| align=right|2,31|| align=right|4,064||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81165)||2000 EY159|| align=right|15,0|| align=right|2,618|| align=right|0,176|| align=right|11,21|| align=right|4,235||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81166)||2000 ES160|| align=right|16,0|| align=right|2,462|| align=right|0,101|| align=right|3,34|| align=right|3,862||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81167)||2000 EH164|| align=right|15,3|| align=right|2,677|| align=right|0,088|| align=right|1,68|| align=right|4,379||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81168)||2000 ED165|| align=right|16,2|| align=right|2,530|| align=right|0,143|| align=right|1,83|| align=right|4,024||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81169)||2000 EL165|| align=right|15,8|| align=right|2,419|| align=right|0,110|| align=right|1,46|| align=right|3,761||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81170)||2000 ES165|| align=right|15,6|| align=right|2,687|| align=right|0,078|| align=right|3,01|| align=right|4,405||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81171)||2000 EE166|| align=right|16,0|| align=right|2,450|| align=right|0,145|| align=right|5,90|| align=right|3,833||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81172)||2000 EQ166|| align=right|15,8|| align=right|2,360|| align=right|0,099|| align=right|6,92|| align=right|3,625||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81173)||2000 EY167|| align=right|14,2|| align=right|2,864|| align=right|0,099|| align=right|15,26|| align=right|4,847||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81174)||2000 EO170|| align=right|16,0|| align=right|2,395|| align=right|0,076|| align=right|7,54|| align=right|3,706||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81175)||2000 ER170|| align=right|14,5|| align=right|2,326|| align=right|0,115|| align=right|7,78|| align=right|3,547||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81176)||2000 EO171|| align=right|14,9|| align=right|2,346|| align=right|0,221|| align=right|12,21|| align=right|3,593||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81177)||2000 EJ173|| align=right|14,5|| align=right|2,437|| align=right|0,088|| align=right|15,07|| align=right|3,805||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81178)||2000 EB175|| align=right|16,2|| align=right|2,389|| align=right|0,102|| align=right|7,30|| align=right|3,692||MBA||2. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(81179)||2000 EL179|| align=right|15,9|| align=right|2,571|| align=right|0,219|| align=right|6,96|| align=right|4,121||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81180)||2000 EJ180|| align=right|15,8|| align=right|2,571|| align=right|0,175|| align=right|5,22|| align=right|4,121||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81181)||2000 EH182|| align=right|15,2|| align=right|2,325|| align=right|0,186|| align=right|12,62|| align=right|3,544||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81182)||2000 EW183|| align=right|13,8|| align=right|2,987|| align=right|0,056|| align=right|13,53|| align=right|5,160||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81183)||2000 EX183|| align=right|15,2|| align=right|2,436|| align=right|0,192|| align=right|8,19|| align=right|3,802||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81184)||2000 EK186|| align=right|16,6|| align=right|2,406|| align=right|0,217|| align=right|1,81|| align=right|3,731||MBA||2. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(81185)||2000 EM186|| align=right|16,5|| align=right|2,427|| align=right|0,104|| align=right|2,57|| align=right|3,780||MBA||2. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(81186)||2000 ED189|| align=right|16,6|| align=right|2,369|| align=right|0,128|| align=right|0,38|| align=right|3,645||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81187)||2000 EL190|| align=right|15,9|| align=right|2,551|| align=right|0,055|| align=right|1,94|| align=right|4,073||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81188)||2000 EB193|| align=right|15,1|| align=right|2,592|| align=right|0,152|| align=right|1,39|| align=right|4,173||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81189)||2000 EE193|| align=right|16,3|| align=right|2,535|| align=right|0,044|| align=right|2,86|| align=right|4,036||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81190)||2000 EY193|| align=right|16,1|| align=right|2,584|| align=right|0,035|| align=right|0,61|| align=right|4,152||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81191)||2000 EJ194|| align=right|16,4|| align=right|2,607|| align=right|0,219|| align=right|4,96|| align=right|4,209||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81192)||2000 EX195|| align=right|16,5|| align=right|2,555|| align=right|0,110|| align=right|1,06|| align=right|4,083||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81193)||2000 EW197|| align=right|15,3|| align=right|2,598|| align=right|0,169|| align=right|7,44|| align=right|4,187||MBA||1. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(81194)||2000 EF198|| align=right|14,8|| align=right|2,380|| align=right|0,141|| align=right|5,88|| align=right|3,672||MBA||1. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(81195)||2000 EN198|| align=right|14,2|| align=right|2,640|| align=right|0,043|| align=right|21,78|| align=right|4,289||MBA||1. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(81196)||2000 FT1|| align=right|16,5|| align=right|2,636|| align=right|0,147|| align=right|1,92|| align=right|4,280||MBA||25. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(81197)||2000 FQ2|| align=right|15,6|| align=right|2,696|| align=right|0,180|| align=right|4,95|| align=right|4,427||MBA||26. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(81198)||2000 FS4|| align=right|15,8|| align=right|2,645|| align=right|0,074|| align=right|1,84|| align=right|4,300||MBA||27. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(81199)||2000 FK5|| align=right|16,4|| align=right|2,464|| align=right|0,121|| align=right|6,37|| align=right|3,867||MBA||25. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(81200)||2000 FP5|| align=right|16,0|| align=right|2,799|| align=right|0,089|| align=right|3,64|| align=right|4,682||MBA||25. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(81201)||2000 FL6|| align=right|15,6|| align=right|2,731|| align=right|0,073|| align=right|8,62|| align=right|4,512||MBA||25. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(81202)||2000 FV8|| align=right|15,8|| align=right|2,641|| align=right|0,082|| align=right|0,41|| align=right|4,291||MBA||29. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(81203) Polynesia||2000 FQ10|| align=right|15,0|| align=right|2,620|| align=right|0,188|| align=right|15,80|| align=right|4,240||MBA||23. března 2000||Punaauia||J. C. Pelle
|-
|(81204)||2000 FV10|| align=right|16,4|| align=right|2,620|| align=right|0,190|| align=right|3,27|| align=right|4,240||MBA||30. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(81205)||2000 FW10|| align=right|15,0|| align=right|2,862|| align=right|0,079|| align=right|2,24|| align=right|4,842||MBA||30. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(81206)||2000 FB11|| align=right|15,0|| align=right|2,605|| align=right|0,123|| align=right|11,30|| align=right|4,204||MBA||30. března 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(81207)||2000 FD15|| align=right|15,6|| align=right|2,572|| align=right|0,112|| align=right|8,01|| align=right|4,124||MBA||29. března 2000||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(81208)||2000 FO15|| align=right|16,4|| align=right|2,356|| align=right|0,155|| align=right|2,87|| align=right|3,615||MBA||28. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81209)||2000 FQ15|| align=right|15,3|| align=right|2,375|| align=right|0,172|| align=right|4,20|| align=right|3,659||MBA||28. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81210)||2000 FT16|| align=right|14,5|| align=right|2,547|| align=right|0,234|| align=right|7,48|| align=right|4,065||MBA||28. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81211)||2000 FX16|| align=right|14,8|| align=right|2,363|| align=right|0,265|| align=right|8,14|| align=right|3,631||MBA||28. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81212)||2000 FD18|| align=right|15,4|| align=right|2,471|| align=right|0,071|| align=right|14,87|| align=right|3,883||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81213)||2000 FJ18|| align=right|14,8|| align=right|2,739|| align=right|0,110|| align=right|8,09|| align=right|4,531||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81214)||2000 FL18|| align=right|14,5|| align=right|2,730|| align=right|0,062|| align=right|14,87|| align=right|4,510||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81215)||2000 FM18|| align=right|14,9|| align=right|2,596|| align=right|0,117|| align=right|14,72|| align=right|4,183||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81216)||2000 FQ18|| align=right|15,5|| align=right|2,609|| align=right|0,129|| align=right|12,32|| align=right|4,214||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81217)||2000 FQ19|| align=right|15,5|| align=right|2,652|| align=right|0,126|| align=right|13,37|| align=right|4,319||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81218)||2000 FC20|| align=right|13,9|| align=right|2,633|| align=right|0,217|| align=right|9,50|| align=right|4,273||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81219)||2000 FU20|| align=right|14,7|| align=right|2,414|| align=right|0,153|| align=right|7,65|| align=right|3,751||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81220)||2000 FO21|| align=right|14,9|| align=right|2,582|| align=right|0,179|| align=right|13,86|| align=right|4,149||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81221)||2000 FY21|| align=right|13,9|| align=right|3,037|| align=right|0,054|| align=right|12,40|| align=right|5,291||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81222)||2000 FE22|| align=right|15,3|| align=right|2,648|| align=right|0,068|| align=right|7,16|| align=right|4,309||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81223)||2000 FP23|| align=right|15,1|| align=right|2,605|| align=right|0,117|| align=right|12,36|| align=right|4,203||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81224)||2000 FV23|| align=right|14,5|| align=right|2,543|| align=right|0,162|| align=right|10,49|| align=right|4,055||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81225)||2000 FE24|| align=right|14,4|| align=right|2,651|| align=right|0,188|| align=right|13,39|| align=right|4,316||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81226)||2000 FF24|| align=right|15,4|| align=right|2,443|| align=right|0,203|| align=right|10,05|| align=right|3,817||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81227)||2000 FK24|| align=right|14,4|| align=right|2,574|| align=right|0,206|| align=right|14,56|| align=right|4,128||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81228)||2000 FG25|| align=right|15,9|| align=right|2,389|| align=right|0,144|| align=right|2,43|| align=right|3,692||MBA||26. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81229)||2000 FF26|| align=right|15,2|| align=right|2,418|| align=right|0,185|| align=right|3,03|| align=right|3,758||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81230)||2000 FN26|| align=right|14,7|| align=right|2,613|| align=right|0,190|| align=right|14,01|| align=right|4,223||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81231)||2000 FV26|| align=right|15,9|| align=right|2,623|| align=right|0,056|| align=right|4,33|| align=right|4,248||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81232)||2000 FW26|| align=right|16,4|| align=right|2,551|| align=right|0,054|| align=right|1,14|| align=right|4,073||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81233)||2000 FX26|| align=right|14,7|| align=right|2,411|| align=right|0,138|| align=right|7,39|| align=right|3,742||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81234)||2000 FD27|| align=right|15,0|| align=right|2,692|| align=right|0,101|| align=right|6,29|| align=right|4,417||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81235)||2000 FM27|| align=right|15,5|| align=right|2,699|| align=right|0,048|| align=right|0,98|| align=right|4,434||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81236)||2000 FZ27|| align=right|14,8|| align=right|2,649|| align=right|0,042|| align=right|21,76|| align=right|4,310||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81237)||2000 FD28|| align=right|15,1|| align=right|2,577|| align=right|0,090|| align=right|4,12|| align=right|4,137||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81238)||2000 FN28|| align=right|15,3|| align=right|2,626|| align=right|0,213|| align=right|2,48|| align=right|4,255||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81239)||2000 FR28|| align=right|15,4|| align=right|2,603|| align=right|0,116|| align=right|3,30|| align=right|4,200||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81240)||2000 FO29|| align=right|14,2|| align=right|2,880|| align=right|0,080|| align=right|11,98|| align=right|4,887||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81241)||2000 FW29|| align=right|16,5|| align=right|2,554|| align=right|0,050|| align=right|6,36|| align=right|4,081||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81242)||2000 FB30|| align=right|14,4|| align=right|2,724|| align=right|0,151|| align=right|9,37|| align=right|4,494||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81243)||2000 FJ31|| align=right|14,7|| align=right|2,599|| align=right|0,123|| align=right|14,23|| align=right|4,188||MBA||28. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81244)||2000 FC33|| align=right|14,9|| align=right|2,636|| align=right|0,106|| align=right|13,07|| align=right|4,280||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81245)||2000 FU33|| align=right|15,6|| align=right|2,443|| align=right|0,113|| align=right|6,41|| align=right|3,819||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81246)||2000 FH34|| align=right|14,7|| align=right|2,532|| align=right|0,133|| align=right|13,38|| align=right|4,028||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81247)||2000 FR34|| align=right|15,2|| align=right|2,645|| align=right|0,171|| align=right|12,76|| align=right|4,301||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81248)||2000 FU34|| align=right|15,9|| align=right|2,670|| align=right|0,203|| align=right|2,54|| align=right|4,361||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81249)||2000 FV34|| align=right|14,9|| align=right|2,786|| align=right|0,083|| align=right|4,91|| align=right|4,651||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81250)||2000 FX34|| align=right|16,0|| align=right|2,571|| align=right|0,139|| align=right|7,95|| align=right|4,121||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81251)||2000 FC35|| align=right|14,6|| align=right|2,610|| align=right|0,099|| align=right|3,51|| align=right|4,215||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81252)||2000 FG35|| align=right|14,1|| align=right|2,571|| align=right|0,164|| align=right|15,90|| align=right|4,121||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81253)||2000 FN35|| align=right|15,0|| align=right|2,607|| align=right|0,067|| align=right|5,13|| align=right|4,210||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81254)||2000 FR35|| align=right|15,8|| align=right|2,560|| align=right|0,140|| align=right|5,16|| align=right|4,096||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81255)||2000 FT35|| align=right|16,1|| align=right|2,560|| align=right|0,231|| align=right|5,16|| align=right|4,095||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81256)||2000 FM36|| align=right|16,4|| align=right|2,461|| align=right|0,113|| align=right|4,01|| align=right|3,859||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81257)||2000 FQ36|| align=right|15,0|| align=right|2,550|| align=right|0,184|| align=right|12,11|| align=right|4,071||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81258)||2000 FD38|| align=right|15,0|| align=right|2,708|| align=right|0,045|| align=right|5,33|| align=right|4,456||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81259)||2000 FS38|| align=right|15,9|| align=right|2,387|| align=right|0,195|| align=right|2,18|| align=right|3,687||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81260)||2000 FJ41|| align=right|15,5|| align=right|2,520|| align=right|0,138|| align=right|4,10|| align=right|4,000||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81261)||2000 FP43|| align=right|14,8|| align=right|2,325|| align=right|0,148|| align=right|8,65|| align=right|3,545||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81262)||2000 FW43|| align=right|15,2|| align=right|2,525|| align=right|0,043|| align=right|5,10|| align=right|4,011||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81263)||2000 FZ43|| align=right|15,6|| align=right|2,406|| align=right|0,095|| align=right|6,70|| align=right|3,732||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81264)||2000 FF45|| align=right|16,1|| align=right|2,579|| align=right|0,076|| align=right|15,42|| align=right|4,141||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81265)||2000 FH45|| align=right|15,4|| align=right|2,701|| align=right|0,029|| align=right|14,79|| align=right|4,439||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81266)||2000 FT45|| align=right|15,2|| align=right|2,438|| align=right|0,076|| align=right|6,95|| align=right|3,805||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81267)||2000 FA46|| align=right|15,3|| align=right|2,434|| align=right|0,186|| align=right|8,53|| align=right|3,797||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81268)||2000 FY47|| align=right|15,1|| align=right|2,550|| align=right|0,021|| align=right|10,06|| align=right|4,071||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81269)||2000 FK48|| align=right|14,2|| align=right|2,739|| align=right|0,244|| align=right|10,78|| align=right|4,531||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81270)||2000 FN48|| align=right|14,9|| align=right|2,682|| align=right|0,110|| align=right|5,34|| align=right|4,392||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81271)||2000 FS48|| align=right|13,3|| align=right|2,851|| align=right|0,087|| align=right|14,55|| align=right|4,813||MBA||30. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81272)||2000 FA49|| align=right|14,9|| align=right|2,644|| align=right|0,133|| align=right|11,64|| align=right|4,299||MBA||30. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81273)||2000 FA50|| align=right|14,7|| align=right|2,545|| align=right|0,249|| align=right|15,70|| align=right|4,060||MBA||30. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81274)||2000 FA51|| align=right|16,5|| align=right|2,638|| align=right|0,147|| align=right|2,68|| align=right|4,284||MBA||29. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(81275)||2000 FC53|| align=right|16,1|| align=right|2,691|| align=right|0,058|| align=right|4,83|| align=right|4,413||MBA||30. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(81276)||2000 FC54|| align=right|16,4|| align=right|2,431|| align=right|0,131|| align=right|6,34|| align=right|3,789||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81277)||2000 FZ55|| align=right|15,6|| align=right|2,531|| align=right|0,090|| align=right|3,31|| align=right|4,025||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81278)||2000 FK56|| align=right|15,5|| align=right|2,740|| align=right|0,053|| align=right|5,41|| align=right|4,534||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81279)||2000 FU56|| align=right|15,8|| align=right|2,458|| align=right|0,088|| align=right|7,01|| align=right|3,854||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81280)||2000 FK57|| align=right|16,0|| align=right|2,539|| align=right|0,162|| align=right|7,13|| align=right|4,044||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81281)||2000 FP58|| align=right|14,7|| align=right|2,391|| align=right|0,178|| align=right|12,74|| align=right|3,697||MBA||26. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81282)||2000 FC59|| align=right|14,9|| align=right|2,381|| align=right|0,113|| align=right|7,59|| align=right|3,673||MBA||28. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81283)||2000 FF59|| align=right|15,6|| align=right|2,563|| align=right|0,080|| align=right|10,89|| align=right|4,102||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81284)||2000 FK59|| align=right|14,6|| align=right|2,694|| align=right|0,176|| align=right|11,80|| align=right|4,421||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81285)||2000 FT59|| align=right|15,5|| align=right|2,646|| align=right|0,134|| align=right|12,49|| align=right|4,302||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81286)||2000 FE61|| align=right|14,4|| align=right|2,622|| align=right|0,100|| align=right|15,30|| align=right|4,246||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81287)||2000 FG62|| align=right|14,8|| align=right|2,725|| align=right|0,045|| align=right|8,36|| align=right|4,496||MBA||26. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81288)||2000 FP63|| align=right|15,2|| align=right|2,785|| align=right|0,081|| align=right|5,24|| align=right|4,646||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81289)||2000 FC65|| align=right|15,6|| align=right|2,423|| align=right|0,086|| align=right|4,12|| align=right|3,770||MBA||26. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81290)||2000 FM69|| align=right|15,9|| align=right|2,692|| align=right|0,054|| align=right|6,05|| align=right|4,415||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81291)||2000 FA70|| align=right|15,7|| align=right|2,790|| align=right|0,069|| align=right|7,55|| align=right|4,659||MBA||27. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(81292)||2000 FQ71|| align=right|15,0|| align=right|2,561|| align=right|0,147|| align=right|14,75|| align=right|4,099||MBA||26. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81293)||2000 FR72|| align=right|16,7|| align=right|2,607|| align=right|0,109|| align=right|3,88|| align=right|4,208||MBA||25. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(81294)||2000 GM|| align=right|15,5|| align=right|2,642|| align=right|0,133|| align=right|3,14|| align=right|4,295||MBA||2. dubna 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(81295)||2000 GU|| align=right|16,4|| align=right|2,566|| align=right|0,107|| align=right|3,88|| align=right|4,110||MBA||2. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(81296)||2000 GJ1|| align=right|15,4|| align=right|2,550|| align=right|0,208|| align=right|8,07|| align=right|4,071||MBA||2. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81297)||2000 GR1|| align=right|14,0|| align=right|2,750|| align=right|0,260|| align=right|10,07|| align=right|4,559||MBA||4. dubna 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(81298)||2000 GW1|| align=right|14,8|| align=right|2,314|| align=right|0,255|| align=right|22,73|| align=right|3,520||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81299)||2000 GP2|| align=right|15,5|| align=right|2,612|| align=right|0,153|| align=right|11,63|| align=right|4,220||MBA||2. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81300)||2000 GW2|| align=right|13,9|| align=right|2,424|| align=right|0,262|| align=right|25,23|| align=right|3,774||MBA||3. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81301)||2000 GM3|| align=right|15,2|| align=right|2,632|| align=right|0,322|| align=right|28,68|| align=right|4,270||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81302)||2000 GE5|| align=right|14,6|| align=right|2,532|| align=right|0,178|| align=right|5,48|| align=right|4,028||MBA||3. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81303)||2000 GY5|| align=right|15,2|| align=right|2,719|| align=right|0,143|| align=right|11,74|| align=right|4,483||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81304)||2000 GZ5|| align=right|15,5|| align=right|2,655|| align=right|0,113|| align=right|1,59|| align=right|4,325||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81305)||2000 GP6|| align=right|15,2|| align=right|2,725|| align=right|0,140|| align=right|13,10|| align=right|4,497||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81306)||2000 GV7|| align=right|14,4|| align=right|2,667|| align=right|0,314|| align=right|9,01|| align=right|4,355||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81307)||2000 GZ8|| align=right|15,9|| align=right|2,420|| align=right|0,131|| align=right|2,00|| align=right|3,763||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81308)||2000 GC9|| align=right|15,7|| align=right|2,562|| align=right|0,173|| align=right|3,03|| align=right|4,101||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81309)||2000 GD10|| align=right|15,6|| align=right|2,441|| align=right|0,129|| align=right|1,90|| align=right|3,814||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81310)||2000 GM10|| align=right|16,4|| align=right|2,601|| align=right|0,143|| align=right|3,23|| align=right|4,194||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81311)||2000 GU10|| align=right|15,6|| align=right|2,650|| align=right|0,139|| align=right|1,67|| align=right|4,313||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81312)||2000 GL11|| align=right|16,3|| align=right|2,694|| align=right|0,060|| align=right|3,40|| align=right|4,421||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81313)||2000 GD12|| align=right|15,5|| align=right|2,598|| align=right|0,170|| align=right|5,46|| align=right|4,188||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81314)||2000 GQ12|| align=right|16,4|| align=right|2,531|| align=right|0,186|| align=right|4,23|| align=right|4,025||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81315)||2000 GX12|| align=right|15,0|| align=right|2,599|| align=right|0,096|| align=right|13,83|| align=right|4,190||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81316)||2000 GE13|| align=right|15,6|| align=right|2,766|| align=right|0,054|| align=right|1,49|| align=right|4,601||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81317)||2000 GM14|| align=right|14,9|| align=right|2,735|| align=right|0,051|| align=right|9,67|| align=right|4,522||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81318)||2000 GW14|| align=right|15,9|| align=right|2,513|| align=right|0,068|| align=right|2,38|| align=right|3,984||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81319)||2000 GB15|| align=right|16,2|| align=right|2,453|| align=right|0,039|| align=right|3,54|| align=right|3,842||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81320)||2000 GP15|| align=right|15,4|| align=right|2,610|| align=right|0,127|| align=right|11,79|| align=right|4,217||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81321)||2000 GE17|| align=right|15,1|| align=right|2,523|| align=right|0,146|| align=right|3,10|| align=right|4,008||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81322)||2000 GC20|| align=right|15,8|| align=right|2,528|| align=right|0,041|| align=right|0,18|| align=right|4,018||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81323)||2000 GM20|| align=right|15,3|| align=right|2,783|| align=right|0,233|| align=right|10,72|| align=right|4,641||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81324)||2000 GC21|| align=right|15,1|| align=right|2,794|| align=right|0,071|| align=right|2,04|| align=right|4,669||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81325)||2000 GM22|| align=right|15,2|| align=right|2,413|| align=right|0,168|| align=right|2,63|| align=right|3,748||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81326)||2000 GO25|| align=right|16,1|| align=right|2,573|| align=right|0,142|| align=right|0,61|| align=right|4,127||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81327)||2000 GY26|| align=right|15,7|| align=right|2,594|| align=right|0,228|| align=right|3,16|| align=right|4,177||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81328)||2000 GA28|| align=right|14,9|| align=right|2,725|| align=right|0,058|| align=right|9,39|| align=right|4,498||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81329)||2000 GE28|| align=right|15,6|| align=right|2,630|| align=right|0,144|| align=right|1,59|| align=right|4,264||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81330)||2000 GN30|| align=right|15,4|| align=right|2,597|| align=right|0,161|| align=right|7,42|| align=right|4,185||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81331)||2000 GF32|| align=right|15,5|| align=right|2,591|| align=right|0,093|| align=right|4,05|| align=right|4,169||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81332)||2000 GJ32|| align=right|15,6|| align=right|2,702|| align=right|0,153|| align=right|1,32|| align=right|4,440||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81333)||2000 GR32|| align=right|15,4|| align=right|2,760|| align=right|0,061|| align=right|2,50|| align=right|4,583||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81334)||2000 GS32|| align=right|16,1|| align=right|2,714|| align=right|0,049|| align=right|3,46|| align=right|4,470||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81335)||2000 GP33|| align=right|15,9|| align=right|2,556|| align=right|0,120|| align=right|3,15|| align=right|4,086||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81336)||2000 GX35|| align=right|15,1|| align=right|2,689|| align=right|0,109|| align=right|1,64|| align=right|4,408||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81337)||2000 GP36|| align=right|15,1|| align=right|2,610|| align=right|0,120|| align=right|13,66|| align=right|4,215||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81338)||2000 GR37|| align=right|15,2|| align=right|2,889|| align=right|0,045|| align=right|2,39|| align=right|4,909||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81339)||2000 GB38|| align=right|15,8|| align=right|2,677|| align=right|0,046|| align=right|7,48|| align=right|4,379||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81340)||2000 GL38|| align=right|15,8|| align=right|2,682|| align=right|0,153|| align=right|3,73|| align=right|4,390||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81341)||2000 GS38|| align=right|14,6|| align=right|2,671|| align=right|0,189|| align=right|12,30|| align=right|4,364||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81342)||2000 GJ40|| align=right|14,3|| align=right|2,676|| align=right|0,182|| align=right|11,64|| align=right|4,376||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81343)||2000 GB41|| align=right|16,8|| align=right|2,524|| align=right|0,050|| align=right|1,59|| align=right|4,010||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81344)||2000 GJ41|| align=right|15,4|| align=right|2,733|| align=right|0,221|| align=right|15,26|| align=right|4,517||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81345)||2000 GW41|| align=right|15,7|| align=right|2,610|| align=right|0,108|| align=right|2,98|| align=right|4,216||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81346)||2000 GX43|| align=right|15,8|| align=right|2,609|| align=right|0,038|| align=right|3,66|| align=right|4,213||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81347)||2000 GB47|| align=right|16,8|| align=right|2,447|| align=right|0,137|| align=right|2,26|| align=right|3,827||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81348)||2000 GP47|| align=right|14,7|| align=right|2,744|| align=right|0,074|| align=right|4,49|| align=right|4,546||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81349)||2000 GV47|| align=right|15,9|| align=right|2,429|| align=right|0,212|| align=right|5,57|| align=right|3,786||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81350)||2000 GC49|| align=right|15,6|| align=right|2,753|| align=right|0,036|| align=right|1,18|| align=right|4,566||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81351)||2000 GH50|| align=right|15,6|| align=right|2,564|| align=right|0,332|| align=right|11,60|| align=right|4,106||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81352)||2000 GN50|| align=right|15,0|| align=right|2,805|| align=right|0,073|| align=right|7,26|| align=right|4,697||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81353)||2000 GP50|| align=right|16,9|| align=right|2,534|| align=right|0,112|| align=right|12,96|| align=right|4,033||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81354)||2000 GR52|| align=right|15,1|| align=right|2,729|| align=right|0,086|| align=right|6,00|| align=right|4,506||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81355)||2000 GT52|| align=right|16,0|| align=right|2,629|| align=right|0,046|| align=right|3,47|| align=right|4,261||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81356)||2000 GT53|| align=right|16,0|| align=right|2,583|| align=right|0,083|| align=right|3,45|| align=right|4,152||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81357)||2000 GV55|| align=right|14,1|| align=right|2,680|| align=right|0,039|| align=right|5,81|| align=right|4,387||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81358)||2000 GH57|| align=right|15,6|| align=right|2,721|| align=right|0,027|| align=right|1,44|| align=right|4,487||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81359)||2000 GR57|| align=right|14,7|| align=right|2,646|| align=right|0,148|| align=right|12,67|| align=right|4,304||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81360)||2000 GL58|| align=right|15,5|| align=right|2,762|| align=right|0,096|| align=right|8,57|| align=right|4,589||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81361)||2000 GN59|| align=right|14,2|| align=right|2,933|| align=right|0,031|| align=right|12,02|| align=right|5,022||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81362)||2000 GU59|| align=right|15,3|| align=right|2,624|| align=right|0,117|| align=right|1,10|| align=right|4,249||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81363)||2000 GO60|| align=right|14,9|| align=right|2,763|| align=right|0,050|| align=right|8,42|| align=right|4,591||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81364)||2000 GG61|| align=right|15,0|| align=right|2,684|| align=right|0,047|| align=right|5,94|| align=right|4,397||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81365)||2000 GX61|| align=right|14,4|| align=right|3,141|| align=right|0,056|| align=right|12,96|| align=right|5,566||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81366)||2000 GM63|| align=right|15,9|| align=right|2,744|| align=right|0,210|| align=right|3,45|| align=right|4,544||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81367)||2000 GN64|| align=right|15,7|| align=right|2,779|| align=right|0,041|| align=right|3,09|| align=right|4,633||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81368)||2000 GR64|| align=right|15,9|| align=right|2,784|| align=right|0,066|| align=right|1,12|| align=right|4,645||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81369)||2000 GT64|| align=right|15,1|| align=right|2,670|| align=right|0,198|| align=right|15,67|| align=right|4,361||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81370)||2000 GV64|| align=right|15,0|| align=right|2,584|| align=right|0,066|| align=right|15,00|| align=right|4,153||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81371)||2000 GB65|| align=right|15,1|| align=right|2,582|| align=right|0,107|| align=right|13,04|| align=right|4,149||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81372)||2000 GG65|| align=right|16,0|| align=right|2,652|| align=right|0,023|| align=right|5,01|| align=right|4,318||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81373)||2000 GA67|| align=right|14,8|| align=right|2,617|| align=right|0,075|| align=right|21,49|| align=right|4,232||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81374)||2000 GE67|| align=right|14,9|| align=right|2,732|| align=right|0,138|| align=right|8,71|| align=right|4,516||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81375)||2000 GZ68|| align=right|15,3|| align=right|2,540|| align=right|0,119|| align=right|2,39|| align=right|4,046||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81376)||2000 GB69|| align=right|15,1|| align=right|2,466|| align=right|0,096|| align=right|6,83|| align=right|3,871||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81377)||2000 GG69|| align=right|14,3|| align=right|2,617|| align=right|0,165|| align=right|12,43|| align=right|4,234||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81378)||2000 GT69|| align=right|15,6|| align=right|2,619|| align=right|0,072|| align=right|2,25|| align=right|4,238||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81379)||2000 GO70|| align=right|15,2|| align=right|2,668|| align=right|0,218|| align=right|4,42|| align=right|4,358||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81380)||2000 GT70|| align=right|14,9|| align=right|2,688|| align=right|0,168|| align=right|10,92|| align=right|4,407||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81381)||2000 GJ71|| align=right|15,2|| align=right|2,562|| align=right|0,219|| align=right|15,70|| align=right|4,101||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81382)||2000 GO71|| align=right|14,6|| align=right|2,806|| align=right|0,211|| align=right|7,18|| align=right|4,700||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81383)||2000 GP71|| align=right|14,4|| align=right|2,577|| align=right|0,149|| align=right|13,13|| align=right|4,136||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81384)||2000 GU71|| align=right|16,0|| align=right|2,553|| align=right|0,052|| align=right|1,95|| align=right|4,079||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81385)||2000 GM72|| align=right|14,9|| align=right|2,558|| align=right|0,243|| align=right|4,52|| align=right|4,092||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81386)||2000 GT73|| align=right|14,9|| align=right|2,603|| align=right|0,027|| align=right|22,81|| align=right|4,200||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81387)||2000 GD75|| align=right|14,5|| align=right|2,999|| align=right|0,100|| align=right|9,61|| align=right|5,192||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81388)||2000 GG75|| align=right|14,7|| align=right|2,595|| align=right|0,110|| align=right|9,66|| align=right|4,180||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81389)||2000 GR78|| align=right|15,7|| align=right|2,601|| align=right|0,222|| align=right|3,33|| align=right|4,194||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81390)||2000 GB79|| align=right|15,0|| align=right|2,730|| align=right|0,092|| align=right|8,51|| align=right|4,510||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81391)||2000 GP79|| align=right|15,3|| align=right|2,980|| align=right|0,114|| align=right|1,54|| align=right|5,143||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81392)||2000 GH81|| align=right|14,8|| align=right|2,804|| align=right|0,089|| align=right|2,00|| align=right|4,694||MBA||6. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81393)||2000 GL81|| align=right|16,0|| align=right|2,573|| align=right|0,245|| align=right|10,98|| align=right|4,127||MBA||6. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81394)||2000 GV82|| align=right|14,7|| align=right|2,620|| align=right|0,315|| align=right|29,33|| align=right|4,241||MBA||7. dubna 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(81395)||2000 GK83|| align=right|15,6|| align=right|2,627|| align=right|0,226|| align=right|12,99|| align=right|4,257||MBA||3. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81396)||2000 GO83|| align=right|15,8|| align=right|2,416|| align=right|0,079|| align=right|7,05|| align=right|3,755||MBA||3. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81397)||2000 GZ83|| align=right|15,1|| align=right|2,616|| align=right|0,163|| align=right|6,09|| align=right|4,230||MBA||3. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81398)||2000 GP84|| align=right|15,9|| align=right|2,607|| align=right|0,111|| align=right|9,23|| align=right|4,209||MBA||3. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81399)||2000 GY84|| align=right|14,2|| align=right|2,726|| align=right|0,168|| align=right|13,54|| align=right|4,499||MBA||3. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81400)||2000 GA85|| align=right|15,0|| align=right|2,350|| align=right|0,283|| align=right|14,87|| align=right|3,601||MBA||3. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81401)||2000 GB85|| align=right|16,0|| align=right|2,566|| align=right|0,139|| align=right|13,89|| align=right|4,110||MBA||3. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81402)||2000 GC85|| align=right|14,8|| align=right|2,601|| align=right|0,130|| align=right|15,93|| align=right|4,193||MBA||3. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81403)||2000 GD85|| align=right|14,3|| align=right|2,604|| align=right|0,176|| align=right|14,13|| align=right|4,201||MBA||3. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81404)||2000 GV85|| align=right|15,6|| align=right|2,578|| align=right|0,127|| align=right|13,78|| align=right|4,139||MBA||3. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81405)||2000 GJ86|| align=right|14,8|| align=right|2,605|| align=right|0,125|| align=right|15,96|| align=right|4,205||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81406)||2000 GL86|| align=right|14,6|| align=right|2,389|| align=right|0,204|| align=right|10,25|| align=right|3,692||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81407)||2000 GO88|| align=right|14,4|| align=right|2,657|| align=right|0,041|| align=right|15,45|| align=right|4,331||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81408)||2000 GU88|| align=right|15,4|| align=right|2,479|| align=right|0,131|| align=right|7,45|| align=right|3,902||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81409)||2000 GO89|| align=right|14,5|| align=right|2,468|| align=right|0,263|| align=right|8,40|| align=right|3,877||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81410)||2000 GT90|| align=right|14,6|| align=right|2,717|| align=right|0,165|| align=right|18,09|| align=right|4,479||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81411)||2000 GT91|| align=right|15,3|| align=right|2,696|| align=right|0,144|| align=right|14,54|| align=right|4,427||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81412)||2000 GE92|| align=right|15,0|| align=right|2,638|| align=right|0,115|| align=right|14,36|| align=right|4,284||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81413)||2000 GF95|| align=right|15,1|| align=right|2,614|| align=right|0,241|| align=right|4,61|| align=right|4,226||MBA||6. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81414)||2000 GH97|| align=right|15,6|| align=right|2,429|| align=right|0,117|| align=right|5,65|| align=right|3,784||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81415)||2000 GV97|| align=right|15,5|| align=right|2,538|| align=right|0,047|| align=right|3,43|| align=right|4,043||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81416)||2000 GH99|| align=right|15,1|| align=right|2,626|| align=right|0,152|| align=right|3,86|| align=right|4,256||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81417)||2000 GJ99|| align=right|15,7|| align=right|2,631|| align=right|0,117|| align=right|12,19|| align=right|4,266||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81418)||2000 GR99|| align=right|14,9|| align=right|2,773|| align=right|0,210|| align=right|5,10|| align=right|4,617||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81419)||2000 GJ100|| align=right|15,2|| align=right|2,586|| align=right|0,085|| align=right|4,29|| align=right|4,159||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81420)||2000 GQ100|| align=right|14,9|| align=right|2,799|| align=right|0,155|| align=right|7,99|| align=right|4,682||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81421)||2000 GX100|| align=right|15,3|| align=right|2,677|| align=right|0,097|| align=right|7,70|| align=right|4,380||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81422)||2000 GQ101|| align=right|16,2|| align=right|2,476|| align=right|0,109|| align=right|7,44|| align=right|3,896||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81423)||2000 GV101|| align=right|15,5|| align=right|2,434|| align=right|0,063|| align=right|13,17|| align=right|3,797||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81424)||2000 GA102|| align=right|14,9|| align=right|2,560|| align=right|0,217|| align=right|3,61|| align=right|4,095||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81425)||2000 GH102|| align=right|16,0|| align=right|2,524|| align=right|0,150|| align=right|4,54|| align=right|4,009||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81426)||2000 GS103|| align=right|15,9|| align=right|2,613|| align=right|0,140|| align=right|10,73|| align=right|4,222||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81427)||2000 GR104|| align=right|15,1|| align=right|2,642|| align=right|0,109|| align=right|4,51|| align=right|4,292||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81428)||2000 GV104|| align=right|16,0|| align=right|2,468|| align=right|0,169|| align=right|3,69|| align=right|3,876||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81429)||2000 GE106|| align=right|14,4|| align=right|2,652|| align=right|0,194|| align=right|11,26|| align=right|4,318||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81430)||2000 GM106|| align=right|14,5|| align=right|2,623|| align=right|0,109|| align=right|2,22|| align=right|4,248||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81431)||2000 GU106|| align=right|14,3|| align=right|2,760|| align=right|0,121|| align=right|9,20|| align=right|4,584||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81432)||2000 GL107|| align=right|14,6|| align=right|2,780|| align=right|0,105|| align=right|8,94|| align=right|4,634||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81433)||2000 GC108|| align=right|14,3|| align=right|2,619|| align=right|0,210|| align=right|5,24|| align=right|4,237||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81434)||2000 GR109|| align=right|15,4|| align=right|2,516|| align=right|0,161|| align=right|12,73|| align=right|3,990||MBA||2. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81435)||2000 GS109|| align=right|15,5|| align=right|2,742|| align=right|0,174|| align=right|5,54|| align=right|4,539||MBA||2. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81436)||2000 GC110|| align=right|16,1|| align=right|2,550|| align=right|0,165|| align=right|8,15|| align=right|4,072||MBA||2. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81437)||2000 GL110|| align=right|15,9|| align=right|2,567|| align=right|0,132|| align=right|14,26|| align=right|4,111||MBA||2. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81438)||2000 GZ111|| align=right|14,9|| align=right|2,770|| align=right|0,053|| align=right|5,51|| align=right|4,610||MBA||3. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81439)||2000 GQ112|| align=right|15,6|| align=right|2,690|| align=right|0,032|| align=right|14,56|| align=right|4,412||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81440)||2000 GU112|| align=right|14,4|| align=right|2,673|| align=right|0,269|| align=right|13,66|| align=right|4,368||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81441)||2000 GA114|| align=right|15,2|| align=right|2,773|| align=right|0,128|| align=right|4,16|| align=right|4,618||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81442)||2000 GO114|| align=right|14,8|| align=right|2,739|| align=right|0,059|| align=right|4,46|| align=right|4,532||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81443)||2000 GV114|| align=right|15,2|| align=right|2,556|| align=right|0,063|| align=right|2,87|| align=right|4,086||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81444)||2000 GR117|| align=right|16,4|| align=right|2,555|| align=right|0,179|| align=right|2,93|| align=right|4,083||MBA||2. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(81445)||2000 GJ121|| align=right|16,0|| align=right|2,688|| align=right|0,230|| align=right|2,22|| align=right|4,407||MBA||6. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(81446)||2000 GH123|| align=right|14,9|| align=right|2,756|| align=right|0,142|| align=right|3,47|| align=right|4,574||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81447)||2000 GJ123|| align=right|16,2|| align=right|2,662|| align=right|0,166|| align=right|12,52|| align=right|4,343||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81448)||2000 GV123|| align=right|14,8|| align=right|2,479|| align=right|0,169|| align=right|7,58|| align=right|3,903||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81449)||2000 GJ124|| align=right|14,6|| align=right|2,593|| align=right|0,250|| align=right|11,22|| align=right|4,175||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81450)||2000 GD125|| align=right|14,8|| align=right|2,667|| align=right|0,138|| align=right|13,27|| align=right|4,354||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81451)||2000 GG125|| align=right|15,1|| align=right|2,528|| align=right|0,099|| align=right|5,83|| align=right|4,018||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81452)||2000 GQ125|| align=right|14,5|| align=right|2,552|| align=right|0,081|| align=right|14,46|| align=right|4,077||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81453)||2000 GN126|| align=right|14,2|| align=right|2,606|| align=right|0,195|| align=right|13,67|| align=right|4,207||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81454)||2000 GW126|| align=right|15,0|| align=right|2,630|| align=right|0,186|| align=right|10,19|| align=right|4,263||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81455)||2000 GS127|| align=right|15,0|| align=right|2,581|| align=right|0,167|| align=right|30,49|| align=right|4,146||MBA||6. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(81456)||2000 GZ128|| align=right|15,3|| align=right|2,750|| align=right|0,165|| align=right|1,87|| align=right|4,559||MBA||5. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(81457)||2000 GF130|| align=right|15,5|| align=right|2,750|| align=right|0,147|| align=right|4,75|| align=right|4,560||MBA||5. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(81458)||2000 GL131|| align=right|16,2|| align=right|2,647|| align=right|0,239|| align=right|6,03|| align=right|4,306||MBA||7. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(81459)||2000 GE132|| align=right|14,9|| align=right|3,066|| align=right|0,097|| align=right|9,74|| align=right|5,367||MBA||10. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(81460)||2000 GK133|| align=right|15,2|| align=right|2,558|| align=right|0,064|| align=right|14,56|| align=right|4,090||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81461)||2000 GV134|| align=right|15,1|| align=right|2,694|| align=right|0,177|| align=right|7,30|| align=right|4,420||MBA||8. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81462)||2000 GW134|| align=right|15,1|| align=right|2,758|| align=right|0,177|| align=right|7,87|| align=right|4,579||MBA||8. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81463)||2000 GA135|| align=right|15,1|| align=right|2,652|| align=right|0,074|| align=right|14,32|| align=right|4,319||MBA||8. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81464)||2000 GF135|| align=right|14,9|| align=right|2,640|| align=right|0,112|| align=right|7,70|| align=right|4,289||MBA||8. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81465)||2000 GN136|| align=right|14,8|| align=right|2,689|| align=right|0,198|| align=right|14,10|| align=right|4,409||MBA||12. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81466)||2000 GC137|| align=right|15,4|| align=right|2,525|| align=right|0,096|| align=right|12,46|| align=right|4,012||MBA||12. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81467)||2000 GH137|| align=right|14,9|| align=right|2,672|| align=right|0,164|| align=right|13,29|| align=right|4,367||MBA||12. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81468)||2000 GS137|| align=right|14,4|| align=right|2,602|| align=right|0,095|| align=right|13,38|| align=right|4,197||MBA||4. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81469)||2000 GU137|| align=right|14,5|| align=right|2,617|| align=right|0,041|| align=right|13,93|| align=right|4,232||MBA||4. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81470)||2000 GX137|| align=right|14,6|| align=right|2,677|| align=right|0,113|| align=right|14,16|| align=right|4,379||MBA||4. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81471)||2000 GY138|| align=right|14,9|| align=right|2,785|| align=right|0,199|| align=right|14,32|| align=right|4,647||MBA||4. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81472)||2000 GE139|| align=right|14,6|| align=right|2,630|| align=right|0,120|| align=right|11,31|| align=right|4,266||MBA||4. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81473)||2000 GS139|| align=right|14,9|| align=right|2,625|| align=right|0,153|| align=right|14,96|| align=right|4,251||MBA||4. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81474)||2000 GE141|| align=right|15,9|| align=right|2,597|| align=right|0,124|| align=right|1,83|| align=right|4,184||MBA||6. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81475)||2000 GG141|| align=right|15,1|| align=right|2,651|| align=right|0,202|| align=right|12,44|| align=right|4,315||MBA||7. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81476)||2000 GH141|| align=right|15,8|| align=right|2,461|| align=right|0,213|| align=right|9,03|| align=right|3,860||MBA||7. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81477)||2000 GU141|| align=right|15,3|| align=right|2,736|| align=right|0,106|| align=right|13,20|| align=right|4,525||MBA||7. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81478)||2000 GF142|| align=right|14,9|| align=right|2,680|| align=right|0,079|| align=right|15,15|| align=right|4,386||MBA||7. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81479)||2000 GX142|| align=right|15,1|| align=right|2,578|| align=right|0,182|| align=right|12,10|| align=right|4,140||MBA||7. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81480)||2000 GH143|| align=right|15,5|| align=right|2,615|| align=right|0,146|| align=right|14,99|| align=right|4,227||MBA||7. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81481)||2000 GF146|| align=right|16,6|| align=right|2,664|| align=right|0,108|| align=right|5,26|| align=right|4,347||MBA||12. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(81482)||2000 GN148|| align=right|14,8|| align=right|2,632|| align=right|0,234|| align=right|23,66|| align=right|4,270||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81483)||2000 GB153|| align=right|16,0|| align=right|2,546|| align=right|0,112|| align=right|16,47|| align=right|4,063||MBA||6. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81484)||2000 GF153|| align=right|14,2|| align=right|2,588|| align=right|0,176|| align=right|8,29|| align=right|4,162||MBA||6. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81485)||2000 GN153|| align=right|14,3|| align=right|2,723|| align=right|0,094|| align=right|5,99|| align=right|4,492||MBA||6. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81486)||2000 GA154|| align=right|14,3|| align=right|2,743|| align=right|0,109|| align=right|11,35|| align=right|4,543||MBA||6. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81487)||2000 GV154|| align=right|14,3|| align=right|2,789|| align=right|0,088|| align=right|4,95|| align=right|4,657||MBA||6. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81488)||2000 GC155|| align=right|15,4|| align=right|2,536|| align=right|0,142|| align=right|4,59|| align=right|4,038||MBA||6. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81489)||2000 GM155|| align=right|15,8|| align=right|2,686|| align=right|0,072|| align=right|2,73|| align=right|4,402||MBA||6. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81490)||2000 GP155|| align=right|16,2|| align=right|2,572|| align=right|0,157|| align=right|3,19|| align=right|4,124||MBA||6. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81491)||2000 GB156|| align=right|15,8|| align=right|2,721|| align=right|0,054|| align=right|3,75|| align=right|4,488||MBA||6. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81492)||2000 GK157|| align=right|14,8|| align=right|2,596|| align=right|0,133|| align=right|14,74|| align=right|4,182||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81493)||2000 GE158|| align=right|16,4|| align=right|2,511|| align=right|0,117|| align=right|5,30|| align=right|3,979||MBA||7. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81494)||2000 GT158|| align=right|14,6|| align=right|2,418|| align=right|0,072|| align=right|5,33|| align=right|3,759||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81495)||2000 GU158|| align=right|16,4|| align=right|2,640|| align=right|0,099|| align=right|12,31|| align=right|4,289||MBA||7. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81496)||2000 GH159|| align=right|15,3|| align=right|2,535|| align=right|0,192|| align=right|8,41|| align=right|4,036||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81497)||2000 GN159|| align=right|15,0|| align=right|2,450|| align=right|0,099|| align=right|5,53|| align=right|3,833||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81498)||2000 GO159|| align=right|14,4|| align=right|2,418|| align=right|0,216|| align=right|6,40|| align=right|3,759||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81499)||2000 GD160|| align=right|14,5|| align=right|2,601|| align=right|0,109|| align=right|6,81|| align=right|4,193||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81500)||2000 GO160|| align=right|14,7|| align=right|2,729|| align=right|0,118|| align=right|5,07|| align=right|4,508||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81501)||2000 GT162|| align=right|15,2|| align=right|2,649|| align=right|0,266|| align=right|12,29|| align=right|4,311||MBA||8. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81502)||2000 GX162|| align=right|15,6|| align=right|2,571|| align=right|0,170|| align=right|5,70|| align=right|4,123||MBA||8. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81503)||2000 GD163|| align=right|14,1|| align=right|2,901|| align=right|0,108|| align=right|14,25|| align=right|4,939||MBA||9. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81504)||2000 GE163|| align=right|16,1|| align=right|2,620|| align=right|0,109|| align=right|15,34|| align=right|4,239||MBA||9. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81505)||2000 GU163|| align=right|15,6|| align=right|2,566|| align=right|0,112|| align=right|17,61|| align=right|4,110||MBA||12. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81506)||2000 GW163|| align=right|15,6|| align=right|2,596|| align=right|0,053|| align=right|7,25|| align=right|4,183||MBA||12. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81507)||2000 GA165|| align=right|14,9|| align=right|2,687|| align=right|0,193|| align=right|14,29|| align=right|4,404||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81508)||2000 GL166|| align=right|15,8|| align=right|2,783|| align=right|0,088|| align=right|1,04|| align=right|4,641||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81509)||2000 GU167|| align=right|15,3|| align=right|2,630|| align=right|0,186|| align=right|11,92|| align=right|4,265||MBA||4. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81510)||2000 GD169|| align=right|14,3|| align=right|2,641|| align=right|0,084|| align=right|21,95|| align=right|4,291||MBA||4. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81511)||2000 GL172|| align=right|15,1|| align=right|2,553|| align=right|0,182|| align=right|5,56|| align=right|4,079||MBA||2. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81512)||2000 GL174|| align=right|15,7|| align=right|2,653|| align=right|0,193|| align=right|4,91|| align=right|4,321||MBA||5. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81513)||2000 GN174|| align=right|16,3|| align=right|2,453|| align=right|0,177|| align=right|3,45|| align=right|3,842||MBA||5. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81514)||2000 GY177|| align=right|14,8|| align=right|2,661|| align=right|0,164|| align=right|6,42|| align=right|4,340||MBA||2. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81515)||2000 GP178|| align=right|15,4|| align=right|2,638|| align=right|0,037|| align=right|0,98|| align=right|4,284||MBA||2. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81516)||2000 GA179|| align=right|16,1|| align=right|2,674|| align=right|0,185|| align=right|14,08|| align=right|4,373||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81517)||2000 GD186|| align=right|15,2|| align=right|2,741|| align=right|0,178|| align=right|4,70|| align=right|4,538||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81518)||2000 HW2|| align=right|15,5|| align=right|2,564|| align=right|0,278|| align=right|4,34|| align=right|4,105||MBA||25. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(81519)||2000 HQ6|| align=right|15,6|| align=right|2,592|| align=right|0,183|| align=right|4,98|| align=right|4,172||MBA||24. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(81520)||2000 HY6|| align=right|15,2|| align=right|2,745|| align=right|0,054|| align=right|10,23|| align=right|4,547||MBA||24. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(81521)||2000 HK7|| align=right|15,8|| align=right|2,799|| align=right|0,090|| align=right|4,54|| align=right|4,681||MBA||28. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(81522)||2000 HW7|| align=right|14,7|| align=right|2,767|| align=right|0,047|| align=right|5,11|| align=right|4,603||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81523)||2000 HC8|| align=right|16,5|| align=right|2,620|| align=right|0,220|| align=right|4,97|| align=right|4,240||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81524)||2000 HL8|| align=right|15,2|| align=right|2,686|| align=right|0,061|| align=right|4,79|| align=right|4,402||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81525)||2000 HL9|| align=right|15,0|| align=right|2,722|| align=right|0,230|| align=right|3,04|| align=right|4,491||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81526)||2000 HA10|| align=right|14,9|| align=right|2,574|| align=right|0,124|| align=right|10,08|| align=right|4,130||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81527)||2000 HM10|| align=right|14,9|| align=right|2,665|| align=right|0,093|| align=right|11,52|| align=right|4,350||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81528)||2000 HU10|| align=right|15,7|| align=right|2,572|| align=right|0,112|| align=right|4,57|| align=right|4,125||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81529)||2000 HV12|| align=right|15,4|| align=right|2,534|| align=right|0,058|| align=right|3,36|| align=right|4,033||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81530)||2000 HD14|| align=right|15,1|| align=right|2,631|| align=right|0,132|| align=right|5,02|| align=right|4,267||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81531)||2000 HK14|| align=right|14,6|| align=right|2,612|| align=right|0,135|| align=right|4,24|| align=right|4,221||MBA||29. dubna 2000||Baton Rouge||Cooney Jr.; W. R.; M. Hess
|-
|(81532)||2000 HE15|| align=right|14,6|| align=right|2,598|| align=right|0,072|| align=right|2,74|| align=right|4,186||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81533)||2000 HG15|| align=right|15,8|| align=right|2,571|| align=right|0,099|| align=right|5,19|| align=right|4,123||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81534)||2000 HM15|| align=right|15,6|| align=right|2,768|| align=right|0,126|| align=right|5,85|| align=right|4,603||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81535)||2000 HZ15|| align=right|14,9|| align=right|2,809|| align=right|0,139|| align=right|7,88|| align=right|4,707||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81536)||2000 HJ16|| align=right|15,4|| align=right|2,405|| align=right|0,249|| align=right|5,51|| align=right|3,730||MBA||24. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(81537)||2000 HZ16|| align=right|14,9|| align=right|2,672|| align=right|0,184|| align=right|12,97|| align=right|4,366||MBA||24. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(81538)||2000 HL17|| align=right|15,8|| align=right|2,783|| align=right|0,069|| align=right|6,11|| align=right|4,642||MBA||24. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(81539)||2000 HQ18|| align=right|16,0|| align=right|2,573|| align=right|0,118|| align=right|5,83|| align=right|4,126||MBA||25. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(81540)||2000 HK19|| align=right|16,0|| align=right|2,627|| align=right|0,065|| align=right|1,30|| align=right|4,257||MBA||25. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(81541)||2000 HW20|| align=right|15,1|| align=right|2,577|| align=right|0,150|| align=right|3,06|| align=right|4,137||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81542)||2000 HC21|| align=right|14,9|| align=right|2,586|| align=right|0,309|| align=right|4,43|| align=right|4,157||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81543)||2000 HX21|| align=right|14,3|| align=right|2,780|| align=right|0,210|| align=right|8,08|| align=right|4,634||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81544)||2000 HL22|| align=right|15,3|| align=right|2,608|| align=right|0,116|| align=right|10,35|| align=right|4,211||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81545)||2000 HM22|| align=right|16,0|| align=right|2,599|| align=right|0,021|| align=right|3,14|| align=right|4,190||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81546)||2000 HQ22|| align=right|16,2|| align=right|2,670|| align=right|0,073|| align=right|4,34|| align=right|4,363||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81547)||2000 HW22|| align=right|14,8|| align=right|2,613|| align=right|0,035|| align=right|3,39|| align=right|4,224||MBA||30. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81548)||2000 HA23|| align=right|15,4|| align=right|2,556|| align=right|0,069|| align=right|5,74|| align=right|4,086||MBA||30. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81549)||2000 HJ23|| align=right|14,8|| align=right|2,687|| align=right|0,304|| align=right|12,51|| align=right|4,404||MBA||30. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81550)||2000 HU23|| align=right|13,8|| align=right|2,643|| align=right|0,320|| align=right|12,45|| align=right|4,295||MBA||26. dubna 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(81551)||2000 HC25|| align=right|15,3|| align=right|2,556|| align=right|0,148|| align=right|5,01|| align=right|4,086||MBA||24. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81552)||2000 HH25|| align=right|15,6|| align=right|2,946|| align=right|0,031|| align=right|1,48|| align=right|5,056||MBA||24. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81553)||2000 HO25|| align=right|14,9|| align=right|2,595|| align=right|0,121|| align=right|4,53|| align=right|4,181||MBA||24. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81554)||2000 HA26|| align=right|15,8|| align=right|2,596|| align=right|0,218|| align=right|2,56|| align=right|4,182||MBA||24. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81555)||2000 HH26|| align=right|15,4|| align=right|2,652|| align=right|0,058|| align=right|3,87|| align=right|4,317||MBA||24. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81556)||2000 HR26|| align=right|15,3|| align=right|2,792|| align=right|0,072|| align=right|4,47|| align=right|4,665||MBA||24. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81557)||2000 HJ28|| align=right|14,7|| align=right|2,595|| align=right|0,097|| align=right|22,51|| align=right|4,179||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81558)||2000 HM29|| align=right|13,8|| align=right|2,654|| align=right|0,171|| align=right|12,74|| align=right|4,323||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81559)||2000 HO29|| align=right|14,1|| align=right|2,592|| align=right|0,082|| align=right|14,82|| align=right|4,171||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81560)||2000 HZ29|| align=right|14,9|| align=right|2,619|| align=right|0,206|| align=right|18,39|| align=right|4,237||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81561)||2000 HJ30|| align=right|15,1|| align=right|2,748|| align=right|0,088|| align=right|11,67|| align=right|4,555||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81562)||2000 HN30|| align=right|14,4|| align=right|2,545|| align=right|0,022|| align=right|14,65|| align=right|4,058||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81563)||2000 HO30|| align=right|14,7|| align=right|2,560|| align=right|0,158|| align=right|15,82|| align=right|4,096||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81564)||2000 HT31|| align=right|15,1|| align=right|2,732|| align=right|0,155|| align=right|17,21|| align=right|4,515||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81565)||2000 HS32|| align=right|14,9|| align=right|2,855|| align=right|0,075|| align=right|1,89|| align=right|4,823||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81566)||2000 HG33|| align=right|14,7|| align=right|2,631|| align=right|0,039|| align=right|22,90|| align=right|4,266||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81567)||2000 HH33|| align=right|14,8|| align=right|2,598|| align=right|0,114|| align=right|15,91|| align=right|4,188||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81568)||2000 HL34|| align=right|15,8|| align=right|2,629|| align=right|0,175|| align=right|2,34|| align=right|4,262||MBA||25. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81569)||2000 HD35|| align=right|15,3|| align=right|2,547|| align=right|0,191|| align=right|13,84|| align=right|4,065||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81570)||2000 HG36|| align=right|15,1|| align=right|2,616|| align=right|0,060|| align=right|14,82|| align=right|4,230||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81571)||2000 HQ36|| align=right|14,3|| align=right|2,527|| align=right|0,295|| align=right|16,48|| align=right|4,017||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81572)||2000 HM37|| align=right|14,5|| align=right|2,626|| align=right|0,115|| align=right|14,02|| align=right|4,255||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81573)||2000 HS37|| align=right|15,9|| align=right|2,617|| align=right|0,136|| align=right|13,90|| align=right|4,234||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81574)||2000 HV39|| align=right|15,5|| align=right|2,611|| align=right|0,122|| align=right|13,57|| align=right|4,219||MBA||30. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(81575)||2000 HL40|| align=right|14,2|| align=right|3,169|| align=right|0,177|| align=right|12,28|| align=right|5,642||MBA||30. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(81576)||2000 HZ40|| align=right|14,2|| align=right|3,114|| align=right|0,177|| align=right|10,35|| align=right|5,493||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81577)||2000 HQ41|| align=right|14,5|| align=right|2,574|| align=right|0,109|| align=right|16,42|| align=right|4,129||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81578)||2000 HD42|| align=right|14,6|| align=right|2,691|| align=right|0,181|| align=right|11,34|| align=right|4,413||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81579)||2000 HA43|| align=right|15,0|| align=right|2,646|| align=right|0,042|| align=right|8,40|| align=right|4,304||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81580)||2000 HP44|| align=right|15,6|| align=right|2,613|| align=right|0,108|| align=right|14,20|| align=right|4,223||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81581)||2000 HR44|| align=right|15,4|| align=right|2,723|| align=right|0,044|| align=right|7,09|| align=right|4,492||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81582)||2000 HZ45|| align=right|14,9|| align=right|2,583|| align=right|0,041|| align=right|22,89|| align=right|4,152||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81583)||2000 HD46|| align=right|13,9|| align=right|2,617|| align=right|0,253|| align=right|30,67|| align=right|4,232||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81584)||2000 HF46|| align=right|15,7|| align=right|2,562|| align=right|0,113|| align=right|6,19|| align=right|4,100||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81585)||2000 HW47|| align=right|14,3|| align=right|2,713|| align=right|0,165|| align=right|13,07|| align=right|4,469||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81586)||2000 HE48|| align=right|14,0|| align=right|2,700|| align=right|0,210|| align=right|14,01|| align=right|4,435||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81587)||2000 HC49|| align=right|15,3|| align=right|2,862|| align=right|0,030|| align=right|3,13|| align=right|4,842||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81588)||2000 HK49|| align=right|14,6|| align=right|2,621|| align=right|0,111|| align=right|15,79|| align=right|4,242||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81589)||2000 HM49|| align=right|14,6|| align=right|3,106|| align=right|0,181|| align=right|1,08|| align=right|5,472||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81590)||2000 HN49|| align=right|14,8|| align=right|2,593|| align=right|0,029|| align=right|0,94|| align=right|4,175||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81591)||2000 HJ50|| align=right|15,5|| align=right|2,582|| align=right|0,109|| align=right|6,51|| align=right|4,148||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81592)||2000 HU50|| align=right|14,6|| align=right|2,633|| align=right|0,133|| align=right|6,03|| align=right|4,271||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81593)||2000 HC52|| align=right|15,3|| align=right|2,757|| align=right|0,102|| align=right|8,74|| align=right|4,577||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81594)||2000 HD53|| align=right|15,3|| align=right|2,598|| align=right|0,084|| align=right|16,41|| align=right|4,187||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81595)||2000 HP54|| align=right|14,3|| align=right|3,118|| align=right|0,038|| align=right|23,35|| align=right|5,506||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81596)||2000 HQ54|| align=right|14,5|| align=right|2,685|| align=right|0,037|| align=right|3,03|| align=right|4,399||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81597)||2000 HX54|| align=right|15,1|| align=right|2,655|| align=right|0,244|| align=right|7,44|| align=right|4,324||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81598)||2000 HJ55|| align=right|15,7|| align=right|2,547|| align=right|0,092|| align=right|3,47|| align=right|4,063||MBA||30. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81599)||2000 HR56|| align=right|16,3|| align=right|2,597|| align=right|0,142|| align=right|3,40|| align=right|4,184||MBA||24. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81600)||2000 HW56|| align=right|15,8|| align=right|2,805|| align=right|0,046|| align=right|4,50|| align=right|4,698||MBA||24. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81601)||2000 HQ58|| align=right|15,7|| align=right|2,544|| align=right|0,243|| align=right|3,09|| align=right|4,058||MBA||25. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81602)||2000 HZ60|| align=right|15,8|| align=right|2,609|| align=right|0,047|| align=right|2,59|| align=right|4,213||MBA||25. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81603)||2000 HF61|| align=right|15,0|| align=right|2,604|| align=right|0,073|| align=right|6,51|| align=right|4,202||MBA||25. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81604)||2000 HG63|| align=right|15,2|| align=right|2,708|| align=right|0,044|| align=right|4,52|| align=right|4,455||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81605)||2000 HS64|| align=right|15,7|| align=right|2,752|| align=right|0,067|| align=right|5,39|| align=right|4,564||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81606)||2000 HU64|| align=right|15,3|| align=right|2,726|| align=right|0,118|| align=right|7,93|| align=right|4,500||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81607)||2000 HX64|| align=right|15,5|| align=right|2,598|| align=right|0,109|| align=right|9,14|| align=right|4,187||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81608)||2000 HF65|| align=right|16,3|| align=right|2,597|| align=right|0,079|| align=right|6,04|| align=right|4,185||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81609)||2000 HS65|| align=right|14,5|| align=right|2,770|| align=right|0,076|| align=right|6,22|| align=right|4,610||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81610)||2000 HT65|| align=right|15,2|| align=right|2,589|| align=right|0,054|| align=right|3,35|| align=right|4,165||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81611)||2000 HM66|| align=right|14,3|| align=right|2,740|| align=right|0,170|| align=right|10,12|| align=right|4,536||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81612)||2000 HM67|| align=right|14,9|| align=right|2,719|| align=right|0,097|| align=right|2,63|| align=right|4,482||MBA||27. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(81613)||2000 HE69|| align=right|15,0|| align=right|2,781|| align=right|0,062|| align=right|4,74|| align=right|4,636||MBA||24. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81614)||2000 HS69|| align=right|14,4|| align=right|2,863|| align=right|0,100|| align=right|17,51|| align=right|4,843||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81615)||2000 HQ70|| align=right|15,8|| align=right|2,681|| align=right|0,085|| align=right|1,92|| align=right|4,388||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81616)||2000 HW70|| align=right|13,8|| align=right|2,875|| align=right|0,219|| align=right|13,80|| align=right|4,874||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81617)||2000 HZ70|| align=right|14,6|| align=right|2,607|| align=right|0,175|| align=right|4,36|| align=right|4,209||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81618)||2000 HP71|| align=right|15,0|| align=right|2,598|| align=right|0,223|| align=right|2,99|| align=right|4,186||MBA||25. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81619)||2000 HW72|| align=right|15,6|| align=right|2,335|| align=right|0,221|| align=right|11,27|| align=right|3,568||MBA||27. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81620)||2000 HX72|| align=right|15,2|| align=right|2,759|| align=right|0,085|| align=right|8,40|| align=right|4,583||MBA||27. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81621)||2000 HF73|| align=right|15,2|| align=right|2,728|| align=right|0,130|| align=right|14,22|| align=right|4,506||MBA||27. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81622)||2000 HR73|| align=right|15,2|| align=right|2,587|| align=right|0,208|| align=right|11,47|| align=right|4,161||MBA||27. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81623)||2000 HY73|| align=right|14,6|| align=right|2,640|| align=right|0,213|| align=right|15,28|| align=right|4,289||MBA||27. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81624)||2000 HW74|| align=right|14,3|| align=right|3,037|| align=right|0,087|| align=right|9,06|| align=right|5,293||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81625)||2000 HA75|| align=right|14,0|| align=right|3,212|| align=right|0,141|| align=right|11,20|| align=right|5,754||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81626)||2000 HP75|| align=right|14,2|| align=right|2,712|| align=right|0,168|| align=right|11,29|| align=right|4,465||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81627)||2000 HW75|| align=right|14,4|| align=right|2,994|| align=right|0,114|| align=right|11,33|| align=right|5,180||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81628)||2000 HF76|| align=right|14,8|| align=right|2,795|| align=right|0,227|| align=right|7,33|| align=right|4,672||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81629)||2000 HO76|| align=right|14,2|| align=right|2,784|| align=right|0,247|| align=right|14,33|| align=right|4,643||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81630)||2000 HT76|| align=right|14,8|| align=right|2,541|| align=right|0,191|| align=right|8,62|| align=right|4,050||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81631)||2000 HD77|| align=right|14,9|| align=right|2,814|| align=right|0,082|| align=right|7,13|| align=right|4,720||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81632)||2000 HE77|| align=right|15,7|| align=right|2,627|| align=right|0,056|| align=right|3,44|| align=right|4,258||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81633)||2000 HH77|| align=right|14,2|| align=right|2,571|| align=right|0,133|| align=right|15,15|| align=right|4,122||MBA||28. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81634)||2000 HN77|| align=right|14,2|| align=right|2,525|| align=right|0,143|| align=right|15,67|| align=right|4,011||MBA||28. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81635)||2000 HQ77|| align=right|15,6|| align=right|2,695|| align=right|0,276|| align=right|14,03|| align=right|4,424||MBA||28. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81636)||2000 HP78|| align=right|15,3|| align=right|2,680|| align=right|0,055|| align=right|22,74|| align=right|4,387||MBA||28. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81637)||2000 HW78|| align=right|15,3|| align=right|2,555|| align=right|0,106|| align=right|14,90|| align=right|4,083||MBA||28. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81638)||2000 HX78|| align=right|15,0|| align=right|2,474|| align=right|0,145|| align=right|15,08|| align=right|3,891||MBA||28. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81639)||2000 HA79|| align=right|15,3|| align=right|2,618|| align=right|0,100|| align=right|14,98|| align=right|4,236||MBA||28. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81640)||2000 HX79|| align=right|15,1|| align=right|2,629|| align=right|0,009|| align=right|15,11|| align=right|4,261||MBA||28. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81641)||2000 HA80|| align=right|14,4|| align=right|2,684|| align=right|0,173|| align=right|14,02|| align=right|4,395||MBA||28. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81642)||2000 HD80|| align=right|14,7|| align=right|2,646|| align=right|0,144|| align=right|14,31|| align=right|4,303||MBA||28. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81643)||2000 HP80|| align=right|14,0|| align=right|3,086|| align=right|0,196|| align=right|13,91|| align=right|5,422||MBA||28. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81644)||2000 HY80|| align=right|14,3|| align=right|3,023|| align=right|0,224|| align=right|11,00|| align=right|5,254||MBA||28. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81645)||2000 HY81|| align=right|14,9|| align=right|2,933|| align=right|0,107|| align=right|2,56|| align=right|5,021||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81646)||2000 HK82|| align=right|15,5|| align=right|2,694|| align=right|0,186|| align=right|1,85|| align=right|4,422||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81647)||2000 HT83|| align=right|14,4|| align=right|2,637|| align=right|0,156|| align=right|16,79|| align=right|4,283||MBA||30. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81648)||2000 HU83|| align=right|15,2|| align=right|2,608|| align=right|0,254|| align=right|15,33|| align=right|4,211||MBA||30. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81649)||2000 HW83|| align=right|14,3|| align=right|2,764|| align=right|0,147|| align=right|18,26|| align=right|4,594||MBA||30. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81650)||2000 HH84|| align=right|14,6|| align=right|2,330|| align=right|0,202|| align=right|23,78|| align=right|3,555||MBA||30. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81651)||2000 HT84|| align=right|15,7|| align=right|2,627|| align=right|0,150|| align=right|9,23|| align=right|4,256||MBA||30. dubna 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(81652)||2000 HY84|| align=right|15,5|| align=right|2,609|| align=right|0,128|| align=right|6,25|| align=right|4,213||MBA||30. dubna 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(81653)||2000 HJ85|| align=right|15,1|| align=right|2,592|| align=right|0,108|| align=right|2,64|| align=right|4,173||MBA||30. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81654)||2000 HO86|| align=right|13,9|| align=right|2,657|| align=right|0,274|| align=right|11,89|| align=right|4,331||MBA||30. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81655)||2000 HS86|| align=right|14,2|| align=right|3,057|| align=right|0,097|| align=right|9,38|| align=right|5,343||MBA||30. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81656)||2000 HU86|| align=right|14,8|| align=right|2,786|| align=right|0,025|| align=right|5,62|| align=right|4,650||MBA||30. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81657)||2000 HD87|| align=right|15,4|| align=right|2,542|| align=right|0,066|| align=right|16,00|| align=right|4,053||MBA||30. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(81658)||2000 HO87|| align=right|15,4|| align=right|2,562|| align=right|0,174|| align=right|11,37|| align=right|4,101||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81659)||2000 HS87|| align=right|15,9|| align=right|2,562|| align=right|0,127|| align=right|5,62|| align=right|4,099||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81660)||2000 HR88|| align=right|15,0|| align=right|2,756|| align=right|0,103|| align=right|9,51|| align=right|4,575||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81661)||2000 HM89|| align=right|15,0|| align=right|2,772|| align=right|0,076|| align=right|5,61|| align=right|4,613||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81662)||2000 HJ90|| align=right|16,3|| align=right|2,661|| align=right|0,132|| align=right|2,63|| align=right|4,340||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81663)||2000 HE92|| align=right|15,1|| align=right|2,625|| align=right|0,180|| align=right|2,03|| align=right|4,252||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81664)||2000 HM92|| align=right|15,9|| align=right|2,685|| align=right|0,081|| align=right|1,62|| align=right|4,399||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81665)||2000 HQ94|| align=right|14,9|| align=right|2,845|| align=right|0,085|| align=right|2,72|| align=right|4,798||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81666)||2000 HW94|| align=right|14,6|| align=right|2,658|| align=right|0,042|| align=right|22,79|| align=right|4,332||MBA||29. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81667)||2000 HC96|| align=right|14,4|| align=right|2,989|| align=right|0,091|| align=right|9,04|| align=right|5,166||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81668)||2000 HE97|| align=right|16,2|| align=right|2,645|| align=right|0,128|| align=right|4,00|| align=right|4,301||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81669)||2000 HD99|| align=right|15,5|| align=right|2,547|| align=right|0,136|| align=right|3,54|| align=right|4,064||MBA||25. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81670)||2000 HX102|| align=right|15,7|| align=right|2,577|| align=right|0,149|| align=right|13,32|| align=right|4,136||MBA||27. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81671)||2000 HD103|| align=right|15,4|| align=right|2,581|| align=right|0,164|| align=right|8,32|| align=right|4,147||MBA||27. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81672)||2000 HY103|| align=right|14,7|| align=right|2,574|| align=right|0,034|| align=right|14,56|| align=right|4,130||MBA||27. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81673)||2000 HA105|| align=right|14,9|| align=right|3,066|| align=right|0,171|| align=right|0,64|| align=right|5,367||MBA||24. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(81674)||2000 JC|| align=right|15,7|| align=right|2,704|| align=right|0,053|| align=right|5,18|| align=right|4,446||MBA||2. května 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(81675)||2000 JO|| align=right|13,9|| align=right|3,086|| align=right|0,161|| align=right|7,99|| align=right|5,419||MBA||1. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81676)||2000 JB1|| align=right|15,0|| align=right|2,584|| align=right|0,149|| align=right|6,65|| align=right|4,152||MBA||1. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81677)||2000 JW1|| align=right|15,7|| align=right|2,587|| align=right|0,140|| align=right|4,85|| align=right|4,161||MBA||2. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81678)||2000 JX2|| align=right|14,9|| align=right|2,596|| align=right|0,193|| align=right|14,13|| align=right|4,183||MBA||3. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81679)||2000 JB4|| align=right|15,3|| align=right|2,780|| align=right|0,124|| align=right|4,46|| align=right|4,634||MBA||4. května 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(81680)||2000 JS4|| align=right|14,8|| align=right|2,592|| align=right|0,149|| align=right|13,52|| align=right|4,173||MBA||1. května 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(81681)||2000 JQ5|| align=right|15,7|| align=right|2,486|| align=right|0,178|| align=right|5,29|| align=right|3,918||MBA||1. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81682)||2000 JA6|| align=right|14,8|| align=right|2,662|| align=right|0,235|| align=right|6,94|| align=right|4,343||MBA||2. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81683)||2000 JV6|| align=right|14,7|| align=right|2,644|| align=right|0,248|| align=right|17,87|| align=right|4,298||MBA||4. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81684)||2000 JJ7|| align=right|14,4|| align=right|2,672|| align=right|0,121|| align=right|14,02|| align=right|4,368||MBA||6. května 2000||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(81685)||2000 JH9|| align=right|14,7|| align=right|2,884|| align=right|0,118|| align=right|4,61|| align=right|4,896||MBA||3. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81686)||2000 JM9|| align=right|14,5|| align=right|2,766|| align=right|0,118|| align=right|4,61|| align=right|4,599||MBA||3. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81687)||2000 JU9|| align=right|15,5|| align=right|2,766|| align=right|0,099|| align=right|10,72|| align=right|4,599||MBA||4. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81688)||2000 JF11|| align=right|15,5|| align=right|2,887|| align=right|0,049|| align=right|1,71|| align=right|4,903||MBA||3. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81689)||2000 JX11|| align=right|16,0|| align=right|2,608|| align=right|0,225|| align=right|4,37|| align=right|4,210||MBA||5. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81690)||2000 JJ12|| align=right|14,9|| align=right|2,679|| align=right|0,054|| align=right|12,17|| align=right|4,384||MBA||5. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81691)||2000 JD14|| align=right|14,7|| align=right|2,584|| align=right|0,288|| align=right|12,35|| align=right|4,152||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81692)||2000 JN14|| align=right|14,5|| align=right|2,574|| align=right|0,135|| align=right|14,80|| align=right|4,128||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81693)||2000 JU14|| align=right|14,3|| align=right|3,146|| align=right|0,172|| align=right|1,97|| align=right|5,579||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81694)||2000 JT15|| align=right|14,3|| align=right|2,628|| align=right|0,153|| align=right|15,58|| align=right|4,259||MBA||3. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81695)||2000 JU15|| align=right|15,0|| align=right|2,636|| align=right|0,169|| align=right|11,87|| align=right|4,279||MBA||4. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81696)||2000 JC17|| align=right|14,8|| align=right|2,638|| align=right|0,012|| align=right|13,97|| align=right|4,285||MBA||5. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81697)||2000 JD17|| align=right|15,5|| align=right|2,565|| align=right|0,141|| align=right|8,82|| align=right|4,108||MBA||5. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81698)||2000 JG17|| align=right|14,4|| align=right|2,687|| align=right|0,278|| align=right|12,49|| align=right|4,405||MBA||5. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81699)||2000 JY17|| align=right|15,8|| align=right|2,752|| align=right|0,215|| align=right|9,20|| align=right|4,565||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81700)||2000 JU19|| align=right|13,7|| align=right|2,551|| align=right|0,177|| align=right|11,80|| align=right|4,074||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81701)||2000 JX19|| align=right|15,3|| align=right|2,567|| align=right|0,108|| align=right|6,90|| align=right|4,112||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81702)||2000 JZ19|| align=right|14,1|| align=right|2,646|| align=right|0,154|| align=right|6,98|| align=right|4,304||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81703)||2000 JO20|| align=right|15,1|| align=right|2,542|| align=right|0,168|| align=right|3,40|| align=right|4,052||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81704)||2000 JS20|| align=right|14,6|| align=right|2,783|| align=right|0,138|| align=right|8,89|| align=right|4,641||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81705)||2000 JT21|| align=right|15,0|| align=right|2,800|| align=right|0,048|| align=right|2,94|| align=right|4,684||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81706)||2000 JC22|| align=right|16,2|| align=right|2,681|| align=right|0,163|| align=right|1,58|| align=right|4,390||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81707)||2000 JQ22|| align=right|14,7|| align=right|3,056|| align=right|0,148|| align=right|1,36|| align=right|5,343||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81708)||2000 JZ22|| align=right|14,9|| align=right|2,779|| align=right|0,086|| align=right|8,87|| align=right|4,633||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81709)||2000 JY23|| align=right|14,6|| align=right|2,761|| align=right|0,165|| align=right|8,63|| align=right|4,587||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81710)||2000 JO24|| align=right|15,0|| align=right|2,620|| align=right|0,179|| align=right|13,68|| align=right|4,240||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81711)||2000 JC25|| align=right|14,8|| align=right|2,533|| align=right|0,231|| align=right|10,40|| align=right|4,031||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81712)||2000 JE25|| align=right|14,3|| align=right|2,612|| align=right|0,138|| align=right|13,59|| align=right|4,220||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81713)||2000 JC27|| align=right|15,4|| align=right|2,595|| align=right|0,226|| align=right|5,06|| align=right|4,180||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81714)||2000 JU27|| align=right|15,2|| align=right|2,565|| align=right|0,060|| align=right|3,31|| align=right|4,107||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81715)||2000 JA28|| align=right|14,6|| align=right|2,529|| align=right|0,130|| align=right|11,65|| align=right|4,021||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81716)||2000 JP28|| align=right|15,7|| align=right|2,713|| align=right|0,262|| align=right|3,58|| align=right|4,467||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81717)||2000 JY29|| align=right|14,4|| align=right|2,584|| align=right|0,012|| align=right|12,79|| align=right|4,153||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81718)||2000 JC31|| align=right|14,1|| align=right|2,653|| align=right|0,194|| align=right|13,54|| align=right|4,321||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81719)||2000 JR33|| align=right|14,7|| align=right|2,683|| align=right|0,124|| align=right|11,55|| align=right|4,394||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81720)||2000 JW33|| align=right|15,1|| align=right|2,714|| align=right|0,109|| align=right|2,79|| align=right|4,470||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81721)||2000 JV34|| align=right|14,6|| align=right|2,677|| align=right|0,046|| align=right|10,97|| align=right|4,380||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81722)||2000 JY34|| align=right|14,2|| align=right|2,800|| align=right|0,214|| align=right|7,70|| align=right|4,685||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81723)||2000 JP35|| align=right|15,0|| align=right|2,694|| align=right|0,071|| align=right|3,48|| align=right|4,422||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81724)||2000 JS35|| align=right|15,2|| align=right|2,625|| align=right|0,068|| align=right|13,59|| align=right|4,253||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81725)||2000 JV35|| align=right|14,7|| align=right|2,850|| align=right|0,053|| align=right|2,85|| align=right|4,810||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81726)||2000 JL36|| align=right|14,7|| align=right|2,904|| align=right|0,232|| align=right|1,83|| align=right|4,949||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81727)||2000 JO36|| align=right|15,1|| align=right|2,718|| align=right|0,052|| align=right|7,30|| align=right|4,481||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81728)||2000 JS36|| align=right|14,3|| align=right|3,043|| align=right|0,088|| align=right|9,66|| align=right|5,308||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81729)||2000 JH37|| align=right|15,9|| align=right|2,733|| align=right|0,123|| align=right|2,89|| align=right|4,517||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81730)||2000 JZ37|| align=right|13,7|| align=right|3,102|| align=right|0,224|| align=right|15,44|| align=right|5,463||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81731)||2000 JM38|| align=right|15,1|| align=right|2,791|| align=right|0,063|| align=right|3,33|| align=right|4,663||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81732)||2000 JZ40|| align=right|15,2|| align=right|2,604|| align=right|0,145|| align=right|3,90|| align=right|4,201||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81733)||2000 JH41|| align=right|15,5|| align=right|2,640|| align=right|0,121|| align=right|13,69|| align=right|4,290||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81734)||2000 JL41|| align=right|15,2|| align=right|2,606|| align=right|0,098|| align=right|3,78|| align=right|4,207||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81735)||2000 JZ41|| align=right|16,0|| align=right|2,717|| align=right|0,052|| align=right|1,76|| align=right|4,478||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81736)||2000 JT42|| align=right|15,8|| align=right|2,613|| align=right|0,133|| align=right|3,78|| align=right|4,224||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81737)||2000 JV43|| align=right|15,5|| align=right|2,636|| align=right|0,179|| align=right|9,26|| align=right|4,280||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81738)||2000 JZ43|| align=right|15,6|| align=right|2,633|| align=right|0,125|| align=right|4,69|| align=right|4,272||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81739)||2000 JC44|| align=right|14,9|| align=right|2,583|| align=right|0,140|| align=right|5,30|| align=right|4,151||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81740)||2000 JA46|| align=right|14,4|| align=right|2,648|| align=right|0,126|| align=right|10,23|| align=right|4,308||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81741)||2000 JP46|| align=right|15,6|| align=right|2,692|| align=right|0,117|| align=right|0,50|| align=right|4,416||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81742)||2000 JS46|| align=right|14,7|| align=right|2,664|| align=right|0,168|| align=right|9,78|| align=right|4,347||MBA||9. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81743)||2000 JT46|| align=right|15,5|| align=right|2,737|| align=right|0,072|| align=right|7,82|| align=right|4,526||MBA||9. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81744)||2000 JK47|| align=right|15,0|| align=right|2,680|| align=right|0,124|| align=right|9,11|| align=right|4,385||MBA||9. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81745)||2000 JP51|| align=right|14,6|| align=right|2,560|| align=right|0,259|| align=right|5,52|| align=right|4,095||MBA||9. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81746)||2000 JH52|| align=right|15,2|| align=right|2,659|| align=right|0,163|| align=right|2,85|| align=right|4,335||MBA||9. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81747)||2000 JO52|| align=right|14,7|| align=right|2,581|| align=right|0,107|| align=right|8,43|| align=right|4,147||MBA||9. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81748)||2000 JC53|| align=right|15,1|| align=right|2,666|| align=right|0,084|| align=right|14,90|| align=right|4,353||MBA||9. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81749)||2000 JX53|| align=right|15,2|| align=right|2,637|| align=right|0,215|| align=right|14,66|| align=right|4,281||MBA||4. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81750)||2000 JU55|| align=right|15,0|| align=right|2,797|| align=right|0,155|| align=right|4,15|| align=right|4,678||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81751)||2000 JK56|| align=right|15,3|| align=right|2,694|| align=right|0,211|| align=right|10,49|| align=right|4,420||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81752)||2000 JR56|| align=right|15,9|| align=right|2,570|| align=right|0,150|| align=right|4,22|| align=right|4,120||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81753)||2000 JZ57|| align=right|14,0|| align=right|2,627|| align=right|0,142|| align=right|16,12|| align=right|4,258||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81754)||2000 JW58|| align=right|13,9|| align=right|2,699|| align=right|0,200|| align=right|13,15|| align=right|4,434||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81755)||2000 JD59|| align=right|14,9|| align=right|2,670|| align=right|0,249|| align=right|11,76|| align=right|4,363||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81756)||2000 JM59|| align=right|14,9|| align=right|2,542|| align=right|0,224|| align=right|13,27|| align=right|4,051||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81757)||2000 JN59|| align=right|15,0|| align=right|2,523|| align=right|0,212|| align=right|10,61|| align=right|4,008||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81758)||2000 JZ59|| align=right|15,9|| align=right|2,554|| align=right|0,190|| align=right|3,99|| align=right|4,081||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81759)||2000 JD60|| align=right|15,2|| align=right|2,604|| align=right|0,141|| align=right|4,38|| align=right|4,201||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81760)||2000 JG60|| align=right|15,3|| align=right|2,552|| align=right|0,137|| align=right|7,98|| align=right|4,077||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81761)||2000 JC62|| align=right|15,6|| align=right|2,720|| align=right|0,303|| align=right|5,67|| align=right|4,485||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81762)||2000 JN62|| align=right|15,0|| align=right|2,689|| align=right|0,159|| align=right|13,27|| align=right|4,408||MBA||9. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81763)||2000 JW62|| align=right|15,1|| align=right|2,561|| align=right|0,147|| align=right|6,03|| align=right|4,098||MBA||9. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81764)||2000 JB63|| align=right|15,0|| align=right|2,753|| align=right|0,011|| align=right|5,62|| align=right|4,567||MBA||9. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81765)||2000 JG63|| align=right|15,2|| align=right|2,553|| align=right|0,116|| align=right|4,82|| align=right|4,077||MBA||9. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81766)||2000 JH63|| align=right|14,6|| align=right|2,755|| align=right|0,108|| align=right|7,02|| align=right|4,573||MBA||9. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81767)||2000 JV65|| align=right|13,6|| align=right|3,016|| align=right|0,134|| align=right|11,48|| align=right|5,238||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81768)||2000 JY67|| align=right|15,1|| align=right|2,964|| align=right|0,080|| align=right|10,69|| align=right|5,103||MBA||6. května 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(81769)||2000 JZ67|| align=right|16,1|| align=right|2,565|| align=right|0,185|| align=right|8,83|| align=right|4,108||MBA||6. května 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(81770)||2000 JG68|| align=right|16,2|| align=right|2,571|| align=right|0,160|| align=right|15,96|| align=right|4,121||MBA||7. května 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(81771)||2000 JM68|| align=right|14,6|| align=right|3,099|| align=right|0,231|| align=right|7,60|| align=right|5,454||MBA||7. května 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(81772)||2000 JN68|| align=right|14,7|| align=right|2,677|| align=right|0,086|| align=right|15,87|| align=right|4,378||MBA||7. května 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(81773)||2000 JV69|| align=right|14,9|| align=right|2,632|| align=right|0,141|| align=right|15,33|| align=right|4,268||MBA||2. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81774)||2000 JB70|| align=right|14,0|| align=right|2,707|| align=right|0,135|| align=right|16,19|| align=right|4,454||MBA||2. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81775)||2000 JV70|| align=right|14,6|| align=right|2,974|| align=right|0,070|| align=right|10,00|| align=right|5,129||MBA||1. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81776)||2000 JL71|| align=right|15,8|| align=right|2,580|| align=right|0,287|| align=right|4,69|| align=right|4,144||MBA||1. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81777)||2000 JV72|| align=right|14,6|| align=right|2,574|| align=right|0,182|| align=right|9,61|| align=right|4,130||MBA||2. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81778)||2000 JB73|| align=right|15,4|| align=right|2,755|| align=right|0,086|| align=right|8,96|| align=right|4,573||MBA||2. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81779)||2000 JP73|| align=right|15,9|| align=right|2,737|| align=right|0,173|| align=right|13,90|| align=right|4,527||MBA||2. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81780)||2000 JQ73|| align=right|15,6|| align=right|2,780|| align=right|0,198|| align=right|13,68|| align=right|4,635||MBA||2. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81781)||2000 JA74|| align=right|14,8|| align=right|2,743|| align=right|0,106|| align=right|11,83|| align=right|4,543||MBA||2. května 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(81782)||2000 JB75|| align=right|14,6|| align=right|2,575|| align=right|0,123|| align=right|12,40|| align=right|4,131||MBA||5. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81783)||2000 JD75|| align=right|15,2|| align=right|2,669|| align=right|0,037|| align=right|14,11|| align=right|4,359||MBA||5. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81784)||2000 JK75|| align=right|14,9|| align=right|2,795|| align=right|0,094|| align=right|3,30|| align=right|4,672||MBA||3. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81785)||2000 JS77|| align=right|14,8|| align=right|2,599|| align=right|0,009|| align=right|9,79|| align=right|4,188||MBA||9. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81786)||2000 JT79|| align=right|15,3|| align=right|2,738|| align=right|0,149|| align=right|13,07|| align=right|4,530||MBA||5. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81787)||2000 JW79|| align=right|13,8|| align=right|2,531|| align=right|0,176|| align=right|13,71|| align=right|4,025||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81788)||2000 JQ81|| align=right|15,0|| align=right|2,805|| align=right|0,107|| align=right|9,03|| align=right|4,698||MBA||9. května 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(81789)||2000 JH82|| align=right|15,5|| align=right|2,627|| align=right|0,227|| align=right|2,09|| align=right|4,258||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81790)||2000 JL84|| align=right|15,7|| align=right|2,626|| align=right|0,013|| align=right|0,73|| align=right|4,254||MBA||2. května 2000||Anderson Mesa||L. H. Wasserman
|-
|(81791)||2000 JX84|| align=right|16,2|| align=right|2,567|| align=right|0,145|| align=right|2,04|| align=right|4,112||MBA||11. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81792)||2000 JE85|| align=right|14,7|| align=right|2,659|| align=right|0,189|| align=right|11,15|| align=right|4,335||MBA||5. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81793)||2000 JK85|| align=right|14,6|| align=right|3,011|| align=right|0,164|| align=right|13,80|| align=right|5,223||MBA||4. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81794)||2000 JL85|| align=right|14,8|| align=right|2,493|| align=right|0,124|| align=right|7,60|| align=right|3,935||MBA||3. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81795)||2000 JZ85|| align=right|14,2|| align=right|2,986|| align=right|0,224|| align=right|12,68|| align=right|5,160||MBA||2. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81796)||2000 KH|| align=right|15,3|| align=right|2,864|| align=right|0,028|| align=right|1,83|| align=right|4,846||MBA||23. května 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(81797)||2000 KR1|| align=right|13,9|| align=right|2,684|| align=right|0,239|| align=right|25,82|| align=right|4,397||MBA||26. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81798)||2000 KB2|| align=right|14,6|| align=right|2,642|| align=right|0,046|| align=right|10,31|| align=right|4,294||MBA||23. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81799)||2000 KK2|| align=right|14,6|| align=right|2,643|| align=right|0,041|| align=right|21,98|| align=right|4,297||MBA||26. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81800)||2000 KQ2|| align=right|13,9|| align=right|2,629|| align=right|0,232|| align=right|31,89|| align=right|4,262||MBA||26. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81801)||2000 KU3|| align=right|15,4|| align=right|2,658|| align=right|0,154|| align=right|2,02|| align=right|4,333||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81802)||2000 KN6|| align=right|15,7|| align=right|2,808|| align=right|0,093|| align=right|2,52|| align=right|4,704||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81803)||2000 KQ6|| align=right|15,4|| align=right|2,744|| align=right|0,150|| align=right|7,94|| align=right|4,546||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81804)||2000 KJ7|| align=right|14,0|| align=right|3,141|| align=right|0,136|| align=right|12,05|| align=right|5,566||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81805)||2000 KU7|| align=right|15,8|| align=right|2,924|| align=right|0,178|| align=right|7,02|| align=right|4,999||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81806)||2000 KJ8|| align=right|14,9|| align=right|3,064|| align=right|0,067|| align=right|11,66|| align=right|5,362||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81807)||2000 KU11|| align=right|15,7|| align=right|2,784|| align=right|0,039|| align=right|5,81|| align=right|4,644||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81808)||2000 KC13|| align=right|15,7|| align=right|2,609|| align=right|0,083|| align=right|14,39|| align=right|4,214||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81809)||2000 KB15|| align=right|15,5|| align=right|2,927|| align=right|0,180|| align=right|1,32|| align=right|5,007||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81810)||2000 KC16|| align=right|14,2|| align=right|2,721|| align=right|0,197|| align=right|13,85|| align=right|4,488||MBA||30. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81811)||2000 KR17|| align=right|14,5|| align=right|3,031|| align=right|0,055|| align=right|5,90|| align=right|5,277||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81812)||2000 KX18|| align=right|15,6|| align=right|2,603|| align=right|0,163|| align=right|4,81|| align=right|4,199||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81813)||2000 KV23|| align=right|15,4|| align=right|2,731|| align=right|0,059|| align=right|5,91|| align=right|4,513||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81814)||2000 KE31|| align=right|14,8|| align=right|2,630|| align=right|0,157|| align=right|13,74|| align=right|4,264||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81815)||2000 KP31|| align=right|14,8|| align=right|2,763|| align=right|0,177|| align=right|6,14|| align=right|4,591||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81816)||2000 KR32|| align=right|14,8|| align=right|2,674|| align=right|0,251|| align=right|14,44|| align=right|4,372||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81817)||2000 KH35|| align=right|14,6|| align=right|2,776|| align=right|0,055|| align=right|13,69|| align=right|4,625||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81818)||2000 KP35|| align=right|14,8|| align=right|2,671|| align=right|0,054|| align=right|12,20|| align=right|4,365||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81819)||2000 KS35|| align=right|15,6|| align=right|2,657|| align=right|0,265|| align=right|6,18|| align=right|4,331||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81820)||2000 KA38|| align=right|15,6|| align=right|2,767|| align=right|0,090|| align=right|3,45|| align=right|4,603||MBA||24. května 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(81821)||2000 KF38|| align=right|15,0|| align=right|3,134|| align=right|0,133|| align=right|5,43|| align=right|5,546||MBA||24. května 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(81822) Jamesearly||2000 KN38|| align=right|15,9|| align=right|2,799|| align=right|0,131|| align=right|13,91|| align=right|4,682||MBA||27. května 2000||OCA-Anza||M. White; M. Collins
|-
|(81823)||2000 KP40|| align=right|14,9|| align=right|2,591|| align=right|0,099|| align=right|13,74|| align=right|4,169||MBA||30. května 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(81824)||2000 KS41|| align=right|15,2|| align=right|2,663|| align=right|0,085|| align=right|4,16|| align=right|4,345||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81825)||2000 KG42|| align=right|14,9|| align=right|2,569|| align=right|0,146|| align=right|15,02|| align=right|4,117||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81826)||2000 KP42|| align=right|14,0|| align=right|2,630|| align=right|0,076|| align=right|22,84|| align=right|4,265||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81827)||2000 KM43|| align=right|15,9|| align=right|2,908|| align=right|0,077|| align=right|3,12|| align=right|4,957||MBA||26. května 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(81828)||2000 KT44|| align=right|14,6|| align=right|3,076|| align=right|0,133|| align=right|9,87|| align=right|5,394||MBA||28. května 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(81829)||2000 KF46|| align=right|14,9|| align=right|2,690|| align=right|0,133|| align=right|12,99|| align=right|4,410||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81830)||2000 KJ46|| align=right|13,5|| align=right|3,085|| align=right|0,228|| align=right|10,53|| align=right|5,418||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81831)||2000 KM46|| align=right|15,1|| align=right|2,721|| align=right|0,131|| align=right|13,12|| align=right|4,488||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81832)||2000 KV46|| align=right|15,5|| align=right|2,715|| align=right|0,170|| align=right|7,88|| align=right|4,472||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81833)||2000 KW46|| align=right|14,6|| align=right|2,978|| align=right|0,165|| align=right|8,77|| align=right|5,137||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81834)||2000 KX46|| align=right|14,5|| align=right|3,028|| align=right|0,083|| align=right|10,68|| align=right|5,269||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81835)||2000 KB47|| align=right|14,8|| align=right|2,747|| align=right|0,169|| align=right|12,34|| align=right|4,551||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81836)||2000 KX47|| align=right|14,8|| align=right|2,666|| align=right|0,141|| align=right|14,51|| align=right|4,353||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81837)||2000 KJ50|| align=right|16,0|| align=right|2,680|| align=right|0,057|| align=right|7,25|| align=right|4,387||MBA||31. května 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(81838)||2000 KB51|| align=right|14,8|| align=right|3,056|| align=right|0,244|| align=right|1,69|| align=right|5,340||MBA||29. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81839)||2000 KO52|| align=right|15,3|| align=right|2,546|| align=right|0,282|| align=right|5,20|| align=right|4,062||MBA||24. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81840)||2000 KV52|| align=right|15,7|| align=right|2,592|| align=right|0,126|| align=right|4,62|| align=right|4,171||MBA||25. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81841)||2000 KT53|| align=right|15,4|| align=right|2,753|| align=right|0,180|| align=right|16,24|| align=right|4,567||MBA||27. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81842)||2000 KU53|| align=right|15,0|| align=right|2,733|| align=right|0,261|| align=right|17,98|| align=right|4,517||MBA||27. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81843)||2000 KX53|| align=right|14,6|| align=right|2,584|| align=right|0,274|| align=right|13,47|| align=right|4,154||MBA||27. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81844)||2000 KV54|| align=right|14,6|| align=right|2,575|| align=right|0,098|| align=right|4,63|| align=right|4,131||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81845)||2000 KG57|| align=right|15,0|| align=right|2,663|| align=right|0,151|| align=right|13,47|| align=right|4,346||MBA||30. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81846)||2000 KH58|| align=right|15,2|| align=right|2,559|| align=right|0,143|| align=right|13,20|| align=right|4,093||MBA||24. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81847)||2000 KO58|| align=right|14,6|| align=right|2,559|| align=right|0,103|| align=right|14,56|| align=right|4,093||MBA||24. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81848)||2000 KX58|| align=right|14,8|| align=right|2,614|| align=right|0,186|| align=right|12,71|| align=right|4,225||MBA||24. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81849)||2000 KH59|| align=right|15,2|| align=right|2,699|| align=right|0,190|| align=right|12,37|| align=right|4,432||MBA||24. května 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(81850)||2000 KL60|| align=right|15,1|| align=right|2,582|| align=right|0,262|| align=right|6,81|| align=right|4,149||MBA||25. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81851)||2000 KO60|| align=right|15,3|| align=right|2,616|| align=right|0,132|| align=right|10,05|| align=right|4,229||MBA||25. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81852)||2000 KP60|| align=right|15,0|| align=right|2,666|| align=right|0,033|| align=right|12,64|| align=right|4,351||MBA||25. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81853)||2000 KW60|| align=right|14,8|| align=right|2,734|| align=right|0,077|| align=right|6,07|| align=right|4,519||MBA||25. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81854)||2000 KC61|| align=right|15,8|| align=right|2,573|| align=right|0,171|| align=right|9,52|| align=right|4,126||MBA||25. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81855)||2000 KO61|| align=right|15,3|| align=right|2,620|| align=right|0,126|| align=right|13,21|| align=right|4,241||MBA||25. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81856)||2000 KG62|| align=right|15,2|| align=right|2,694|| align=right|0,103|| align=right|10,26|| align=right|4,422||MBA||26. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81857)||2000 KV64|| align=right|16,1|| align=right|2,558|| align=right|0,219|| align=right|3,60|| align=right|4,090||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81858)||2000 KW64|| align=right|16,0|| align=right|2,598|| align=right|0,093|| align=right|4,85|| align=right|4,188||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81859)||2000 KP69|| align=right|14,9|| align=right|2,578|| align=right|0,139|| align=right|7,45|| align=right|4,140||MBA||29. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81860)||2000 KA71|| align=right|14,6|| align=right|2,575|| align=right|0,167|| align=right|14,13|| align=right|4,132||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81861)||2000 KK71|| align=right|14,6|| align=right|2,652|| align=right|0,292|| align=right|14,19|| align=right|4,319||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81862)||2000 KD74|| align=right|14,3|| align=right|3,020|| align=right|0,068|| align=right|12,55|| align=right|5,247||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81863)||2000 KV74|| align=right|15,3|| align=right|2,570|| align=right|0,100|| align=right|2,81|| align=right|4,119||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81864)||2000 KX74|| align=right|15,4|| align=right|2,759|| align=right|0,099|| align=right|2,15|| align=right|4,583||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81865)||2000 KO75|| align=right|14,7|| align=right|3,121|| align=right|0,046|| align=right|10,31|| align=right|5,513||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81866)||2000 KO76|| align=right|15,5|| align=right|2,630|| align=right|0,317|| align=right|6,83|| align=right|4,265||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81867)||2000 KK77|| align=right|16,3|| align=right|2,667|| align=right|0,084|| align=right|8,14|| align=right|4,355||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81868)||2000 KZ77|| align=right|15,0|| align=right|2,813|| align=right|0,177|| align=right|10,72|| align=right|4,718||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81869)||2000 KY78|| align=right|15,4|| align=right|2,696|| align=right|0,142|| align=right|11,21|| align=right|4,426||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81870)||2000 LB1|| align=right|14,9|| align=right|2,768|| align=right|0,263|| align=right|7,83|| align=right|4,605||MBA||1. června 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(81871)||2000 LP3|| align=right|14,3|| align=right|2,647|| align=right|0,100|| align=right|13,39|| align=right|4,305||MBA||4. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81872)||2000 LO4|| align=right|13,6|| align=right|3,005|| align=right|0,140|| align=right|14,58|| align=right|5,209||MBA||4. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81873)||2000 LT4|| align=right|15,2|| align=right|2,736|| align=right|0,245|| align=right|5,94|| align=right|4,526||MBA||5. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81874)||2000 LJ5|| align=right|15,3|| align=right|2,663|| align=right|0,230|| align=right|6,36|| align=right|4,345||MBA||5. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81875)||2000 LU5|| align=right|14,9|| align=right|2,698|| align=right|0,258|| align=right|4,82|| align=right|4,431||MBA||4. června 2000||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(81876)||2000 LN7|| align=right|14,5|| align=right|2,813|| align=right|0,088|| align=right|18,16|| align=right|4,716||MBA||5. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81877)||2000 LQ7|| align=right|15,1|| align=right|2,782|| align=right|0,212|| align=right|12,57|| align=right|4,639||MBA||5. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81878)||2000 LY10|| align=right|15,1|| align=right|2,712|| align=right|0,223|| align=right|9,35|| align=right|4,465||MBA||4. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81879)||2000 LB11|| align=right|13,8|| align=right|2,775|| align=right|0,080|| align=right|17,24|| align=right|4,623||MBA||4. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81880)||2000 LP13|| align=right|14,8|| align=right|2,653|| align=right|0,164|| align=right|13,18|| align=right|4,322||MBA||5. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81881)||2000 LJ15|| align=right|15,6|| align=right|2,605|| align=right|0,148|| align=right|5,04|| align=right|4,205||MBA||4. června 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(81882)||2000 LN15|| align=right|15,6|| align=right|2,879|| align=right|0,017|| align=right|5,12|| align=right|4,883||MBA||5. června 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(81883)||2000 LP16|| align=right|14,8|| align=right|2,755|| align=right|0,260|| align=right|11,58|| align=right|4,573||MBA||4. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81884)||2000 LL17|| align=right|13,3|| align=right|3,024|| align=right|0,084|| align=right|23,19|| align=right|5,257||MBA||7. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81885)||2000 LC19|| align=right|14,9|| align=right|2,769|| align=right|0,140|| align=right|12,24|| align=right|4,606||MBA||8. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81886)||2000 LE21|| align=right|14,5|| align=right|3,041|| align=right|0,125|| align=right|8,72|| align=right|5,303||MBA||8. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81887)||2000 LS22|| align=right|13,1|| align=right|3,139|| align=right|0,231|| align=right|15,34|| align=right|5,561||MBA||9. června 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(81888)||2000 LH23|| align=right|13,9|| align=right|3,086|| align=right|0,032|| align=right|20,71|| align=right|5,420||MBA||1. června 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81889)||2000 LZ23|| align=right|14,6|| align=right|2,634|| align=right|0,068|| align=right|15,45|| align=right|4,274||MBA||1. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81890)||2000 LV24|| align=right|15,6|| align=right|2,761|| align=right|0,326|| align=right|14,47|| align=right|4,586||MBA||1. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81891)||2000 LV26|| align=right|14,0|| align=right|3,180|| align=right|0,160|| align=right|6,62|| align=right|5,670||MBA||5. června 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81892)||2000 LQ29|| align=right|14,3|| align=right|2,981|| align=right|0,100|| align=right|10,19|| align=right|5,145||MBA||4. června 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(81893)||2000 LR29|| align=right|16,0|| align=right|2,656|| align=right|0,158|| align=right|11,87|| align=right|4,329||MBA||4. června 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(81894)||2000 LF31|| align=right|13,9|| align=right|3,209|| align=right|0,041|| align=right|21,06|| align=right|5,747||MBA||6. června 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(81895)||2000 LP31|| align=right|13,0|| align=right|3,114|| align=right|0,066|| align=right|20,90|| align=right|5,495||MBA||5. června 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81896)||2000 LR32|| align=right|15,7|| align=right|2,590|| align=right|0,145|| align=right|14,00|| align=right|4,167||MBA||4. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81897)||2000 LS32|| align=right|15,3|| align=right|2,654|| align=right|0,090|| align=right|8,67|| align=right|4,322||MBA||4. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81898)||2000 LE33|| align=right|14,9|| align=right|2,979|| align=right|0,110|| align=right|9,88|| align=right|5,141||MBA||4. června 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(81899)||2000 LH34|| align=right|14,0|| align=right|3,222|| align=right|0,134|| align=right|10,15|| align=right|5,783||MBA||3. června 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81900)||2000 LF35|| align=right|14,6|| align=right|2,875|| align=right|0,047|| align=right|12,18|| align=right|4,874||MBA||1. června 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(81901)||2000 LZ36|| align=right|14,8|| align=right|2,865|| align=right|0,241|| align=right|13,34|| align=right|4,849||MBA||11. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81902)||2000 MG1|| align=right|13,9|| align=right|2,610|| align=right|0,274|| align=right|29,77|| align=right|4,216||MBA||25. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81903)||2000 MM3|| align=right|14,1|| align=right|2,591|| align=right|0,137|| align=right|11,48|| align=right|4,169||MBA||24. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81904)||2000 MN3|| align=right|14,6|| align=right|2,697|| align=right|0,149|| align=right|10,26|| align=right|4,427||MBA||24. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81905)||2000 NP1|| align=right|15,0|| align=right|3,053|| align=right|0,107|| align=right|15,10|| align=right|5,335||MBA||3. července 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(81906)||2000 NV1|| align=right|14,8|| align=right|2,718|| align=right|0,177|| align=right|13,46|| align=right|4,480||MBA||4. července 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(81907)||2000 NR2|| align=right|13,1|| align=right|3,127|| align=right|0,162|| align=right|23,80|| align=right|5,529||MBA||5. července 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(81908)||2000 NW2|| align=right|14,7|| align=right|2,762|| align=right|0,148|| align=right|12,44|| align=right|4,588||MBA||6. července 2000||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(81909)||2000 NY3|| align=right|14,8|| align=right|2,657|| align=right|0,292|| align=right|13,53|| align=right|4,331||MBA||8. července 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(81910)||2000 NV8|| align=right|14,3|| align=right|3,178|| align=right|0,140|| align=right|3,82|| align=right|5,665||MBA||5. července 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(81911)||2000 NV9|| align=right|14,3|| align=right|2,719|| align=right|0,193|| align=right|12,76|| align=right|4,483||MBA||6. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81912)||2000 NU10|| align=right|14,5|| align=right|2,686|| align=right|0,241|| align=right|5,98|| align=right|4,402||MBA||6. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81913)||2000 NX10|| align=right|13,9|| align=right|2,866|| align=right|0,183|| align=right|12,92|| align=right|4,851||MBA||10. července 2000||Valinhos||P. R. Holvorcem
|-
|(81914)||2000 NJ11|| align=right|14,6|| align=right|3,323|| align=right|0,087|| align=right|6,20|| align=right|6,058||MBA||12. července 2000||Farpoint||Farpoint
|-
|(81915) Hartwick||2000 NS11|| align=right|14,3|| align=right|3,214|| align=right|0,045|| align=right|9,68|| align=right|5,762||MBA||15. července 2000||Dominion||D. D. Balam
|-
|(81916)||2000 NM12|| align=right|13,3|| align=right|3,164|| align=right|0,237|| align=right|17,42|| align=right|5,628||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81917)||2000 NN12|| align=right|14,3|| align=right|3,147|| align=right|0,088|| align=right|14,95|| align=right|5,581||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81918)||2000 NT12|| align=right|14,2|| align=right|3,235|| align=right|0,092|| align=right|16,49|| align=right|5,816||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81919)||2000 NV14|| align=right|13,2|| align=right|3,224|| align=right|0,201|| align=right|15,47|| align=right|5,789||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81920)||2000 NA17|| align=right|15,0|| align=right|2,695|| align=right|0,232|| align=right|6,17|| align=right|4,425||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81921)||2000 NS21|| align=right|14,5|| align=right|2,987|| align=right|0,130|| align=right|12,18|| align=right|5,161||MBA||7. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81922)||2000 NV22|| align=right|14,0|| align=right|3,425|| align=right|0,105|| align=right|14,25|| align=right|6,338||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81923)||2000 NS24|| align=right|15,7|| align=right|2,716|| align=right|0,198|| align=right|3,15|| align=right|4,475||MBA||4. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81924)||2000 NW25|| align=right|15,0|| align=right|2,790|| align=right|0,212|| align=right|5,52|| align=right|4,659||MBA||4. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81925)||2000 NY25|| align=right|14,6|| align=right|2,766|| align=right|0,174|| align=right|9,92|| align=right|4,600||MBA||4. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81926)||2000 NZ27|| align=right|14,5|| align=right|2,668|| align=right|0,189|| align=right|4,41|| align=right|4,358||MBA||3. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81927)||2000 NF28|| align=right|14,9|| align=right|2,754|| align=right|0,167|| align=right|8,25|| align=right|4,569||MBA||3. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81928)||2000 NB29|| align=right|14,8|| align=right|2,801|| align=right|0,130|| align=right|6,22|| align=right|4,686||MBA||2. července 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(81929)||2000 OE|| align=right|15,0|| align=right|2,680|| align=right|0,199|| align=right|13,16|| align=right|4,386||MBA||22. července 2000||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(81930)||2000 ON4|| align=right|14,7|| align=right|2,688|| align=right|0,216|| align=right|19,05|| align=right|4,406||MBA||24. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81931)||2000 OF7|| align=right|14,3|| align=right|2,996|| align=right|0,249|| align=right|9,56|| align=right|5,185||MBA||28. července 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(81932)||2000 OJ12|| align=right|14,7|| align=right|3,013|| align=right|0,110|| align=right|7,42|| align=right|5,228||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81933)||2000 OW13|| align=right|15,0|| align=right|3,187|| align=right|0,197|| align=right|2,24|| align=right|5,687||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81934)||2000 OL15|| align=right|14,9|| align=right|3,058|| align=right|0,176|| align=right|6,09|| align=right|5,348||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81935)||2000 OT29|| align=right|13,7|| align=right|3,166|| align=right|0,047|| align=right|8,21|| align=right|5,632||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81936)||2000 OU29|| align=right|13,7|| align=right|3,085|| align=right|0,085|| align=right|10,77|| align=right|5,417||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81937)||2000 OX29|| align=right|14,2|| align=right|3,189|| align=right|0,138|| align=right|10,54|| align=right|5,695||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81938)||2000 OT32|| align=right|13,2|| align=right|3,226|| align=right|0,060|| align=right|20,49|| align=right|5,792||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81939)||2000 OQ33|| align=right|14,7|| align=right|3,179|| align=right|0,072|| align=right|8,20|| align=right|5,666||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81940)||2000 OW33|| align=right|14,2|| align=right|3,019|| align=right|0,080|| align=right|10,12|| align=right|5,245||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81941)||2000 OG37|| align=right|15,2|| align=right|2,622|| align=right|0,189|| align=right|11,43|| align=right|4,245||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81942)||2000 OV38|| align=right|14,7|| align=right|2,716|| align=right|0,152|| align=right|13,35|| align=right|4,475||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81943)||2000 OJ39|| align=right|14,7|| align=right|2,737|| align=right|0,281|| align=right|17,38|| align=right|4,527||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81944)||2000 OF43|| align=right|14,1|| align=right|2,978|| align=right|0,152|| align=right|10,30|| align=right|5,138||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81945)||2000 OL53|| align=right|13,6|| align=right|3,057|| align=right|0,205|| align=right|9,36|| align=right|5,344||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81946)||2000 OH60|| align=right|14,5|| align=right|3,041|| align=right|0,103|| align=right|5,95|| align=right|5,303||MBA||29. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81947)||2000 OF69|| align=right|15,5|| align=right|3,000|| align=right|0,097|| align=right|1,35|| align=right|5,196||MBA||31. července 2000||Cerro Tololo||M. W. Buie
|-
|(81948)||2000 OM69|| align=right|15,3|| align=right|3,212|| align=right|0,117|| align=right|2,68|| align=right|5,757||MBA||31. července 2000||Cerro Tololo||M. W. Buie
|-
|(81949)||2000 PK2|| align=right|14,9|| align=right|3,184|| align=right|0,169|| align=right|1,40|| align=right|5,681||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81950)||2000 PX2|| align=right|14,2|| align=right|3,085|| align=right|0,144|| align=right|12,08|| align=right|5,417||MBA||2. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81951)||2000 PS10|| align=right|15,0|| align=right|3,112|| align=right|0,163|| align=right|17,39|| align=right|5,489||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81952)||2000 PG13|| align=right|14,4|| align=right|2,986|| align=right|0,069|| align=right|10,45|| align=right|5,158||MBA||1. srpna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(81953)||2000 PS15|| align=right|13,7|| align=right|3,164|| align=right|0,074|| align=right|14,06|| align=right|5,627||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81954)||2000 PT17|| align=right|14,9|| align=right|3,143|| align=right|0,140|| align=right|2,46|| align=right|5,571||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81955)||2000 PT18|| align=right|14,7|| align=right|3,091|| align=right|0,183|| align=right|1,82|| align=right|5,433||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81956)||2000 PL21|| align=right|14,6|| align=right|2,990|| align=right|0,080|| align=right|3,09|| align=right|5,171||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81957)||2000 QG14|| align=right|15,9|| align=right|3,167|| align=right|0,176|| align=right|0,40|| align=right|5,635||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81958)||2000 QQ14|| align=right|13,8|| align=right|3,067|| align=right|0,087|| align=right|9,98|| align=right|5,369||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81959)||2000 QQ17|| align=right|14,9|| align=right|3,079|| align=right|0,159|| align=right|8,29|| align=right|5,403||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81960)||2000 QZ28|| align=right|14,5|| align=right|3,088|| align=right|0,162|| align=right|5,13|| align=right|5,425||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81961)||2000 QG29|| align=right|15,0|| align=right|2,971|| align=right|0,234|| align=right|1,32|| align=right|5,120||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81962)||2000 QB32|| align=right|14,6|| align=right|3,120|| align=right|0,137|| align=right|17,61|| align=right|5,511||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81963)||2000 QO33|| align=right|15,1|| align=right|2,680|| align=right|0,294|| align=right|12,04|| align=right|4,387||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81964)||2000 QX35|| align=right|15,5|| align=right|3,071|| align=right|0,269|| align=right|3,46|| align=right|5,382||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81965)||2000 QF38|| align=right|14,2|| align=right|3,073|| align=right|0,069|| align=right|10,56|| align=right|5,386||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81966)||2000 QJ41|| align=right|14,4|| align=right|3,081|| align=right|0,074|| align=right|8,89|| align=right|5,407||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81967)||2000 QL41|| align=right|13,9|| align=right|3,193|| align=right|0,077|| align=right|14,73|| align=right|5,703||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81968)||2000 QQ49|| align=right|15,1|| align=right|3,102|| align=right|0,140|| align=right|5,86|| align=right|5,463||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81969)||2000 QH55|| align=right|13,8|| align=right|3,063|| align=right|0,137|| align=right|23,42|| align=right|5,360||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81970)||2000 QT55|| align=right|14,5|| align=right|3,158|| align=right|0,140|| align=right|2,56|| align=right|5,612||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81971) Turonclavere||2000 QX68|| align=right|15,1|| align=right|3,136|| align=right|0,123|| align=right|16,82|| align=right|5,552||MBA||22. srpna 2000||St. Veran||L. Šarounová; J. Montanne
|-
|(81972)||2000 QJ70|| align=right|16,2|| align=right|1,925|| align=right|0,091|| align=right|19,51|| align=right|2,670||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81973)||2000 QM72|| align=right|14,5|| align=right|3,224|| align=right|0,161|| align=right|2,41|| align=right|5,787||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81974)||2000 QT77|| align=right|15,7|| align=right|3,088|| align=right|0,190|| align=right|2,15|| align=right|5,427||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81975)||2000 QH78|| align=right|14,4|| align=right|3,164|| align=right|0,083|| align=right|12,11|| align=right|5,627||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81976)||2000 QN84|| align=right|14,9|| align=right|3,023|| align=right|0,111|| align=right|12,17|| align=right|5,255||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81977)||2000 QK85|| align=right|13,7|| align=right|3,102|| align=right|0,057|| align=right|10,07|| align=right|5,463||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81978)||2000 QV86|| align=right|14,0|| align=right|3,051|| align=right|0,243|| align=right|11,50|| align=right|5,328||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81979)||2000 QH88|| align=right|15,4|| align=right|3,003|| align=right|0,059|| align=right|7,54|| align=right|5,202||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81980)||2000 QT96|| align=right|14,3|| align=right|3,139|| align=right|0,237|| align=right|3,65|| align=right|5,560||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81981)||2000 QY112|| align=right|15,2|| align=right|3,067|| align=right|0,182|| align=right|1,66|| align=right|5,370||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81982)||2000 QO114|| align=right|15,4|| align=right|2,786|| align=right|0,203|| align=right|7,48|| align=right|4,650||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81983)||2000 QA117|| align=right|15,4|| align=right|2,977|| align=right|0,194|| align=right|1,98|| align=right|5,136||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81984)||2000 QV119|| align=right|13,9|| align=right|3,158|| align=right|0,222|| align=right|22,39|| align=right|5,610||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81985)||2000 QV122|| align=right|14,0|| align=right|3,025|| align=right|0,226|| align=right|7,83|| align=right|5,260||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81986)||2000 QQ123|| align=right|14,7|| align=right|2,781|| align=right|0,291|| align=right|19,06|| align=right|4,638||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81987)||2000 QE133|| align=right|14,9|| align=right|2,975|| align=right|0,166|| align=right|2,32|| align=right|5,130||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81988)||2000 QZ133|| align=right|14,6|| align=right|3,097|| align=right|0,276|| align=right|2,07|| align=right|5,450||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81989)||2000 QC136|| align=right|14,4|| align=right|2,883|| align=right|0,194|| align=right|9,16|| align=right|4,894||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81990)||2000 QC155|| align=right|14,3|| align=right|3,105|| align=right|0,076|| align=right|10,02|| align=right|5,471||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81991)||2000 QN162|| align=right|14,7|| align=right|3,103|| align=right|0,006|| align=right|8,25|| align=right|5,466||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81992)||2000 QX163|| align=right|14,5|| align=right|3,049|| align=right|0,093|| align=right|16,90|| align=right|5,322||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81993)||2000 QG183|| align=right|13,7|| align=right|3,086|| align=right|0,159|| align=right|16,09|| align=right|5,419||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81994)||2000 QT184|| align=right|13,9|| align=right|3,121|| align=right|0,149|| align=right|12,83|| align=right|5,512||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81995)||2000 QK185|| align=right|14,1|| align=right|3,192|| align=right|0,130|| align=right|7,01|| align=right|5,703||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81996)||2000 QJ196|| align=right|15,0|| align=right|3,171|| align=right|0,192|| align=right|10,74|| align=right|5,647||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81997)||2000 QB203|| align=right|15,1|| align=right|3,202|| align=right|0,116|| align=right|6,18|| align=right|5,728||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81998)||2000 QX210|| align=right|16,1|| align=right|3,054|| align=right|0,284|| align=right|0,57|| align=right|5,336||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(81999)||2000 QM212|| align=right|15,0|| align=right|3,185|| align=right|0,137|| align=right|1,86|| align=right|5,682||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(82000)||2000 QD219|| align=right|15,1|| align=right|3,148|| align=right|0,124|| align=right|3,93|| align=right|5,583||MBA||20. srpna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek